On trouvera ci-après la chronologie des alternatives, entre 2001 et 2020, des matadors ayant laissé quelque trace dans l’histoire de la corrida, avec, dans la mesure du possible, les noms du parrain et du témoin de la cérémonie ainsi que celui de la ganadería (élevage).

2001 
 7 janvier : Juan Polo (Colombien). Popayán (Colombie, département de Cauca). Parrain, « Gitanillo de América » ; témoin, Paquito Perlaza ; taureaux de la ganadería de Ambaló.
 28 janvier : Fermín Bernáldez (Mexicain). Juchipila (Mexique, État de Zacatecas). Parrain, Alfredo Lomelí ; témoin, Antonio Barrera ; taureaux de la ganadería de Cerro Viejo.
 4 février : Alberto Espinosa (Mexicain). Guadalajara (Mexique, État de Jalisco). Parrain, « El Juli » ; témoin, Ignacio Garibay ; taureaux de la ganadería de Fernando de la Mora.
 18 février : Paco Muñoz »  (Mexicain). Nuevo Laredo (Mexique, État de Tamaulipas). Parrain, Enrique Garza ; témoin, Fernando Ochoa ; taureaux de la ganadería de Refugio Peña.
 21 février : Mauro Lizardo (Mexicain). Autlán de la Grana (Mexique, État de Jalisco). Parrain, « El Conde » ; témoin, « El Zapata » ; taureaux de la ganadería de Jorge de Haro.
 28 février : Alberto José Martín « Martín de Antequera »  (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, « Espartaco » ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de José Luis Pereda.
 11 mars : Orlando Rivera (Colombien). Aguazul (Colombie, département du Casanare). Parrain, « Gitanillo de América » ; témoin, Sebastián Vargas ; taureaux de la ganadería de La Toma.
 1er avril : Javier Castaño (Espagnol). Saint-Sébastien (province du Guipuscoa). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Santiago Domecq.
 8 avril : José García Sánchez « El Doctor » (Espagnol). Jaén (Espagne). Parrain, Carlos García ; témoin, Eduardo Dávila Miura ; taureaux de la ganadería de Pallarés.
 14 avril : Luis Reinoso Vaqueriza « El Cartujano » (Espagnol). Valencia de Alcántara (Espagne, province de Cáceres). Parrain, Manuel Bejarano ; témoin, Jesús Millán ; taureaux de la ganadería de El Torreón.
 15 avril :
 Rafael Rodríguez Escribano « Rafael de Julia » (Espagnol). Madrid, plaza de Las Ventas. Parrain, José Ignacio Uceda Leal ; témoin, Juan Bautista ; taureaux de la ganadería de Peñajara.
 Guillermo Veloz « El Pausao » (Mexicain). Apizaco (Mexique, État de Tlaxcala). Parrain, Rafael Ortega ; témoin, José Luis Angelino ; taureaux de la ganadería de Santa Fe del Campo.
 José Manuel Castrejón « José Manuel » (Espagnol). Arequipa (Pérou, région d'Arequipa). Parrain, Francisco Chávez ; témoin, Sánchez Vara ; taureaux de la ganadería de La Candelaria.
 21 avril :
 Luis Vilches (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Pepe Luis Vázquez ; témoin, Fernando Cepeda ; taureaux de la ganadería de El Ventorrillo.
 Ricardo Altimasveres Irineo « Ricardo Torres » (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, « Espartaco » ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Jandilla.
 22 avril : Gildas Gnafoua « Diamante Negro » (Français). Méjanes, commune d’Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, Fernando Cepeda ; témoin, Charlie Laloë « El Lobo » ; taureaux de la ganadería de Jean-Marie Pourquier.
 28 avril : Antonio Fernández Pineda (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Joselito » ; témoin, José Tomás ; taureaux de la ganadería de Núñez del Cuvillo.
 29 avril : Luis Cárdenas (Venezuelien). Barcelona (Venezuela, état d'Anzoátegui). Parrain, « El Gino » ; témoin, « El Cid » ; taureaux de la ganadería de Santa Fe.
 1er mai : Gerardo San Román (Mexicain). Durango (Mexique, État de Durango). Parrain, Jorge Gutiérrez ; témoin, « El Chilolo » ; taureaux de la ganadería de La Playa.
 19 mai : José Montes (Espagnol). Bargas (Espagne, province de Tolède). Parrain, José Antonio Iniesta ; témoin, Miguel Abellán ; taureaux de la ganadería de Garcigrande.
 17 juin : José Luis Triviño (Espagnol). Tolède (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Eugenio De Mora ; taureaux de la ganadería de El Ventorrillo.
 23 juin : Iván Vicente (Espagnol). Soria (Espagne). Parrain, Miguel « Armillita » ; témoin, David Luguillano ; taureaux de la ganadería de Carmen Segovia.
 24 juin : Juan Repullo (Espagnol) et Daniel Duarte. Algésiras (Espagne, province de Cadix). Parrain, Francisco Ruiz Miguel ; taureaux de la ganadería de Juan et Araceli Pérez.
 27 juin : Antonio Barea (Espagnol). Burgos (Espagne). Parrain, Francisco Rivera Ordóñez ; témoin, José Tomás ; taureaux des ganaderías de Parladé et Juan Pedro Domecq.
 28 juin : Aníbal Vásquez (Péruvien). Cutervo (Pérou, région de Cajamarca). Parrain, José Antonio Muñoz ; témoin, Carlos Rondero ; taureaux de la ganadería de La Viña.
 22 juillet : Francisco Jesús Martínez Ruiz « Jesús Almería » (Espagnol). Roquetas de Mar (Espagne, province d'Almería). Parrain, Vicente Barrera ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de José Benítez Cubero.
 29 juillet : Andrés Martínez (Français). Beaucaire (France, département du Gard). Parrain, Paquito Perlaza ; témoin, « El Cid » ; taureaux de la ganadería « Occitania ».
 9 août : José Serrano (Mexicain). Teziutlán (Mexique, État de Puebla). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Juan Salvador ; taureaux de la ganadería de Rancho Seco.
 10 août : Tomás Luna (Espagnol). Huesca (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Fuente Ymbro.
 18 août : Gregorio Alcañiz (Espagnol). Leganés (Espagne, province de Madrid). Parrain, son frère Miguel Rodríguez ; témoin, Óscar Higares ; taureaux de la ganadería de Gavira.
 26 août :
 Pedro Lázaro (Espagnol). Colmenar Viejo (Espagne, province de Madrid). Parrain, Curro Vázquez ; témoin, José Ortega Cano ; taureaux de la ganadería de Manuel San Román.
 Eduardo Ordóñez (Espagnol). Olvera (Espagne, province de Cadix). Parrain, Francisco Ruiz Miguel ; témoin, Antonio Lozano ; taureaux de la ganadería de Núñez del Cuvillo.
 31 août : José Otero (Espagnol). Daganzo de Arriba (Espagne, province de Madrid). Parrain, Jesús Romero ; témoin, Regino Ortés ; taureaux de la ganadería du comte de la Maza.
 7 septembre : Jaime Castellanos (Espagnol). Alcázar de San Juan (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Sancho Dávila.
 11 septembre : Sergio Martínez (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Manolo Amador ; taureaux de la ganadería de Los Bayones.
 15 septembre :
 Abraham Barragán (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Manuel Caballero ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.
 Jorge Mata (Mexicain). Torreón (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Manolo Mejía ; témoin, « El Conde » ; taureaux de la ganadería de Guanamé.
 16 septembre : Grégoire Taulère (Français). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Swan Soto ; témoin, Marc Serrano ; taureaux de la ganadería de Oliveira Irmaos.
 21 septembre : Leopoldo Casasola (Mexicain). Munera (Espagne, province d'Albacete). Parrain, « El Califa » ; témoin, Juan Bautista ; taureaux de la ganadería de Peralta.
 29 septembre : Manolo López (Venezuelien). Novés (Espagne, province de Tolède). Parrain, « Sánchez Parada » ; témoin, Mariano Cruz Ordóñez ; quatre taureaux de la ganadería de El Pizarral et deux de celle de Agrupecuaria Andaluza, celui de la cérémonie étant de la première.
 7 octobre : Nils Vidal Smith García « Santiago Vidal Smith » (Équateurien). Benalmádena (Espagne, province de Malaga). Parrain, Luis de Pauloba ; témoin, « Carpetano » ; taureaux de la ganadería de los Hermanos Ortega Camacho.
 8 octobre : Ramón Guevara (Venezuelien). Torres de la Alameda (Espagne, province de Madrid). Parrain, José Luis Triviño ; témoin, Abraham Barragán ; cinq taureaux de la ganadería de los Hermanos Ramajo de Villoria et un de celle de Valdeolivas, celui de la cérémonie étant de la première.
 11 octobre : Luis Antonio Gaspar Galindo « Paulita » (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Joselito ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.
 13 octobre : Manuel Muñoz « Sevillita » (Espagnol). Los Barrios (Espagne, province de Cadix). Parrain, « El Juli » ; témoin, Rafael de Julia ; taureaux de la ganadería de Gavira.
 18 octobre : Alejandro Amaya (Mexicain). Jaén (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Jandilla.
 21 octobre : José Manuel Pina (Espagnol). Huéscar (Espagne, province de Grenade). Parrain, « Chicote » ; témoin, Pepe Moreno ; taureaux de la ganadería de Los Derramaderos. (Cette alternative est non valide, José Manuel Pina n’ayant pas participé au nombre de novilladas nécessaire.)
 6 décembre : Juan Pablo Díaz (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, « Joselito » ; témoin, « Finito de Córdoba » ; taureaux de la ganadería de Huagrahuasi.
 25 décembre : Israel Téllez (Mexicain). Uriangato (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, « El Zotoluco » ; témoin, Fermín Spínola ; taureaux de la ganadería de Francisco Rivera.
 27 décembre : Breyner Hernán Ocampo Villa « Guerrita Chico » (Colombien). Cali (Colombie, département du Valle del Cauca). Parrain, « El Califa » ; témoin, Rafael de Julia ; taureaux de la ganadería de El Paraíso.

 2002 
 7 janvier : Fabián Mosquera Collazos « El Payanés » (Colombien). Popayán (Colombie, département de Cauca). Parrain, Regino Agudo García ; témoin, Paquito Perlaza ; taureaux de la ganadería de Fuentelapeña.
 11 janvier : José Rubén Arroyo (Mexicain). Puebla de los Ángeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, « El Pana » ; témoin, Antonio Barrera ; taureaux de la ganadería de Atlanga.
 20 janvier : Cristóbal Pardo Jr (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, César Camacho ; témoin, Sebastián Vargas ; taureaux de la ganadería de Clara Sierra.
 24 janvier : Marco Antonio Peña « El Pino » (Venezuelien). San Cristóbal (Venezuela, État de Táchira). Parrain, Javier Conde ; témoin, « El Juli » ; quatre taureaux de la ganadería de El Paraíso et deux de celle de Rancho Grande, celui de la cérémonie étant de la première.
 2 février : Rubén Darío Giraldo Giraldo « Francisco del Campo » (Colombien). Medellín (Colombie, département d’Antioquia). Parrain, Manuel Caballero ; témoin, Eugenio De Mora ; taureaux de la ganadería de La Carolina.
 11 février : César Vanegas (Venezuelien). Mérida (Venezuela, État de Mérida). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Rafael de Julia ; taureaux de la ganadería de El Prado.
 15 mars : Antón Cortés (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo.
 20 avril : Francisco Javier Corpas (Espagnol). Almendralejo (Espagne, province de Badajoz). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Sánchez Arjona.
 28 avril : José Manuel Berciano (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, Vicente Barrera ; témoin, Javier Conde ; taureaux de la ganadería de Martelilla.
 4 mai : José Luis Osuna (Espagnol). Guillena (Espagne, province de Séville). Parrain, Manuel Benítez « El Cordobés » ; témoin, Alejandro Amaya ; taureaux de la ganadería de Joaquín Barral.
 5 mai : Julián Maestro (Espagnol). Móstoles (Espagne, province de Madrid). Parrain, Luis Miguel Encabo ; témoin, Alfonso Romero ; taureaux de la ganadería de La Laguna.
 9 mai : César Jiménez (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Paco Ojeda ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Torrealta.
 12 mai : Tomás López (Espagnol). Sonseca (Espagne, province de Tolède). Parrain, Pepín Jiménez ; témoin, Manuel Díaz « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Yerbabuena.
 13 mai : Leandro Marcos (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, Paco Ojeda ; témoin, José Tomás ; taureaux de la ganadería de Garcigrande.
 19 mai : Julio Pedro Saavedra (Espagnol). Baza (Espagne, province de Grenade). Parrain, « El Juli » ; témoin, « Alcazabeño » ; taureaux de la ganadería de Hoyo de la Gitana.
 26 mai : Reinaldo Polanco (Venezuelien). Valencia (Venezuela, État de Carabobo). Parrain, Manolo Zapata ; témoin, Manolo López ; taureaux de la ganadería de Los Aranguez.
 1er juin : Enrique Reyes Mendoza (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Manuel Benítez « El Cordobés » ; témoin, Juan Mora ; taureaux de la ganadería de Joaquín Barral.
 2 juin : Marcos Galán (Espagnol). Alcázar de San Juan (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, Aníbal Ruiz ; témoin, Jaime Castellanos ; taureaux de la ganadería de Carmen Segovia.
 9 juin : Álvaro Ortiz Méndez « Álvaro de la Fuente » (Colombo-venezuelien). Chinácota (Colombie, département du Nord de Santander). Parrain, Pepe Manrique ; témoin, Paco González ; taureaux de la ganadería de San Sebastián de las Palmas.
 12 juin : Javier Ricardo Sánchez San José « Javier Valverde » (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, Paco Ojeda ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Antonio Bañuelos.
 26 juin : Juan Luis Horcajuelo Gómez « Juan de la Reina » (Espagnol). Burgos (Espagne). Parrain, David Luguillano ; témoin, Morante de la Puebla ; taureaux de la ganadería de Gabriel Rojas.
 29 juin : David Gamarra (Péruvien). Cutervo (Pérou, région de Cajamarca). Parrain, Carlos Rondero ; témoin, Aníbal Vásquez ; taureaux de la ganadería de Paiján.
 7 juillet : Julien Lescarret (Français). Eauze (France, département du Gers). Parrain, Stéphane Meca ; témoin, Antonio Barrera ; taureaux de la ganadería de Salvador Domecq.
 21 juillet : Rubén Marín (Espagnol). Tarragone (Espagne). Parrain, Juan José Padilla ; témoin, Juan Bautista ; taureaux de la ganadería de Castilblanco.
 28 juillet : Alberto Muñoz (Espagnol). Collado Villalba (Espagne, province de Madrid). Parrain, Pepín Liria ; témoin, Jesús Millán ; taureaux des ganaderías de Juan Antonio Ruiz et Carmen Segovia.
 4 août :
 Serafín Marín (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain « El Califa » ; témoin, Alfonso Romero ; taureaux de la ganadería de Villamarta.
 Javier Silva (Venezuelien). Maracay (Venezuela, état d'Aragua). Parrain, Leonardo Coronado ; témoin, César Vanegas ; taureaux de la ganadería de Tierra Blanca.
 16 août :
 Javier Cerrato (Espagnol). Leganés (Espagne, province de Madrid). Parrain, Rafael Camino ; témoin, José Antonio Canales Rivera ; taureaux de la ganadería de Julio Filoso.
 Miguel Ángel Sánchez (Espagnol). Babilafuente (Espagne, province de Salamanque). Parrain, Domingo López Cháves ; témoin, Juan Diego ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez de San Fernando.
 19 août : Iker Lara (Espagnol). Bilbao (Espagne, province de Biscaye). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, Antón Cortés ; taureaux de la ganadería de Alcurrucén.
 8 septembre :
 Emilio López López « Playerito » (Espagnol). Adra (Espagne, province d'Almería). Parrain, José Olivencia ; témoin, Rafael Camino ; taureaux de la ganadería de Peralta.
 Saúl de María (Mexicain). Nuevo Laredo (Mexique, État de Tamaulipas). Parrain, Manolo Mejía ; témoin, Juan Salvador ; taureaux de la ganadería de La Ronda.
 13 septembre : Juan Manuel Pérez Mota « Juan Contreras » (Espagnol). Ubrique (Espagne, province de Cadix). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Núñez del Cuvillo.
 15 septembre :
 Rubén Darío (Venezuelien). La Alberca de Záncara (Espagne, province de Cuenca). Parrain, Óscar Higares ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; cinq taureaux de la ganadería de Luis Albarrán et un de celle de Benito Mora, celui de la cérémonie étant de la première.
 Adelino Da Silva (Venezuelien). Torremocha (Espagne, province de Cáceres). Parrain, César González « El César » ; témoin, Marcos Sánchez Mejías ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.
 22 septembre : César López « El César » (Espagnol). Vera (Espagne, province d'Almería). Parrain, Manuel Caballero ; témoin, Morante de la Puebla ; taureaux de la ganadería de Juan Manuel Criado.
 29 septembre : Jimmy Alexander Hernández Acosta « Joselito Hernández » (Colombien). San Miguel (Équateur, province de Bolívar). Parrain, Rodrigo Marín ; témoin, Carlos Rodero ; taureaux de la ganadería de El Charron.
 13 octobre : Leonardo Rivera (Venezuelien). Nuevo Laredo (Mexique, État de Tamaulipas). Parrain, Miguel « Armillita » ; témoin, « El Zotoluco » ; taureaux de la ganadería de Golondrinas.
 20 octobre :
 José Orozco « El Jalisco » (Mexicain). Jalisco (Mexique, État de Jalisco). Parrain, Alfredo Gutiérrez ; témoin, Ignacio Garibay ; taureaux de la ganadería de San Mateo.
 José Gregorio Torres « Maravilla » (Venezuelien). Huéscar (Espagne, province de Grenade). Parrain, José Luis Moreno ; témoin, Pepe Moreno ; taureaux de la ganadería de Ascençao Vaz.
 24 novembre : Alejandro Ayala (Mexicain). Uruapan (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Paco Dóddoli ; témoin, Mauricio Portillo ; taureaux de la ganadería de Campo Alegre.
 8 décembre : Rubén Ortega (Mexicain). Puebla de los Ángeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, « Joselito » ; témoin, Óscar San Román ; taureaux de la ganadería de San Martín.
 25 décembre : Alfonso Zamora (Mexicain). Apizaco (Mexique, État de Tlaxcala). Parrain, «El Pana » ; témoin, Rafael Ortega ; taureaux de la ganadería de La Muralla.

 2003 
 2 février : Manolo Lizardo (Mexicain). Salvatierra (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Ignacio Garibay ; témoin, Alejandro Amaya ; taureaux de la ganadería de San Francisco de Asís.
 9 février : Mario Zulaica (Mexicain). San Luis Potosí (Mexique, État de San Luis Potosí). Parrain, Jorge Gutiérrez ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Marco Garfias.
 16 février : Salvador Vega (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, « Joselito » ; témoin, César Jiménez ; taureaux de la ganadería de Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo.
 20 février : Ramsés Alberto Ruiz Sánchez « Ramsés » (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, César Rincón ; témoin, Manuel Caballero ; taureaux de la ganadería de El Paraíso.
 9 mars : Paco Campos (Mexicain). Río Grande (Mexique, État de Durango). Parrain, « El Zotoluco » ; (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Fermín Bohórquez) ; taureaux de la ganadería de Sergio Rojas.
 15 mars : Matías Tejela (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Dámaso González ; témoin, « Joselito » ; deux taureaux de la ganadería de Martelilla, deux de celle des Hermanos García Jiménez, un de celle de la Casa de los Toreros et un de celle de Montalvo. (Celui de la cérémonie était de Martelilla.)
 16 mars : Ángel Antonio González Marín « El Quillas » (Espagnol). Lorca (Espagne, province de Murcie). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, Pepín Jiménez ; taureaux de la ganadería de Sancho Dávila.
 18 mars : Guillermo Ramírez « El Mexiquense » (Mexicain). Jiquilpan (Mexique, État de Michoacán). Parrain, « El Fraile » ; témoin, Francis Evans ; taureaux de la ganadería de San Maximiano.
 27 mars : Iván García (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, « Joselito » ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
 6 avril : Juan Antonio Adame (Mexicain). Cadereyta Jiménez (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Miguel « Armillita » ; témoin, « El Zotoluco » ; taureaux de la ganadería de La Plya.
 25 avril : Fabián Barba (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, José María Luévano ; témoin, Ignacio Garibay ; taureaux de la ganadería de José María Arturo Huerta.
 27 avril : Juan Antonio Narciso « El Higuito » (Espagnol). Barcarrota (Espagne, province de Badajoz). Parrain, José Antonio Canales Rivera ; témoin, Matías Tejela ; taureaux de la ganadería de Juan Manuel Criado.
 11 mai : Víctor Martínez (Mexicain). Durango (Mexique, État de Durango). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Julio César Delgado.
 4 juin : Sergio Aguilar (Espagnol). Madrid. Parrain, « Joselito » ; témoin, Víctor Puerto ; taureaux de la ganadería de Partido de Resina.
 7 juin : Luis González (Espagnol). Ávila (Espagne). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Antonio San Román
 24 juin : José María Dolls Samper « Manzanares » (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Daniel Ruiz.
 28 juin : José Manuel Prieto (Espagnol). Brihuega (Espagne, province de Guadalajara). Parrain, Francisco Rivera Ordóñez ; témoin, « Manzanares » (fils) ; taureaux de la ganadería de Miranda y Moreno.
 3 juillet : Roberto Martín Cámara « Jarocho » (Espagnol). Burgos (Espagne). Parrain, « Joselito » ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Parladé.
 13 juillet : Marcos García López « Marcos de Rafael » (Espagnol). Mazarrón (Espagne, province de Murcie). Parrain, « Rafaelillo » ; témoin, Víctor Janeiro ; taureaux de la ganadería de El Pizarral.
 18 juillet : Ismael Pedro Santiago Belmonte « Santiago Manciño » (Espagnol). La Línea de la Concepción (Espagne, province de Cadix). Parrain, Jesulín de Ubrique ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Gavira.
 19 juillet :
 Francisco José Cabrera Viñolo « Curro Duarte » (Espagnol). La Línea de la Concepción (Espagne, province de Cadix). Parrain, Morante de la Puebla ; témoin, « Manzanares » (fils) ; taureaux de la ganadería de Manolo González.
 Antonio Fernández (Espagnol). San Fernando (Espagne, province de Cadix). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, Manuel Díaz « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Los Derramaderos.
 20 juillet : Alfonso Casado (Espagnol). Gérone (Espagne). Parrain, Domingo López Cháves ; témoin, Miguel Ángel ; taureaux de la ganadería de Hilario Serrano.
 22 juillet : Ricardo González Feliciano « El Arriero » (Mexicain). Xico (Mexique, État de Veracruz). Parrain, « El Zotoluco » ; témoin, Leonardo Benítez ; taureaux de la ganadería de El Grullo.
 2 août : Baldomero Martín López « Martín Quintana » (Espagnol). La Corogne (Espagne). Parrain, César Rincón ; témoin, « Joselito » ; taureaux de la ganadería de Laurentino Carrascosa.
 6 août : Medina Núñez (Espagnol). Villanueva de Córdoba (Espagne, province de Cordoue). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, Javier Conde ; taureaux de la ganadería de Garcigrande.
 15 août :
 Luis Sierra (Espagnol). Almaraz (Espagne, province de Cáceres). Parrain, Román Lucero ; témoin, Javier Cerrato ; taureaux de la ganadería de Jesús Pérez Escudero.
 Luis Felipe Vital da Silva « Luis Vital Procuna » (Portugais). Almendralejo (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Óscar Higares ; témoin, « Rafaelillo » ; taureaux de la ganadería de Cebada Gago.
 Salvador Ruano (Espagnol). Babilafuente (Espagne, province de Salamanque). Parrain, Andrés Sánchez ; témoin, Domingo López Cháves ; taureaux de la ganadería de los Herederos del Conde de Murça.
 17 août : César del Puerto Herrero « César de Madrid » (Espagnol). Torrejón del Rey (Espagne, province de Guadalajara). Parrain, David Luguillano ; témoin, Rafael de Julia ; taureaux de la ganadería de Cándido García.
 25 août : Rafael Rivera (Mexicain). San Luis Potosí (Mexique, État de San Luis Potosí). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Marco Garfias.
 28 août : Sebastián Pereira (Espagnol). San Sebastián de los Reyes (Espagne, province de Madrid). Parrain, Luis Miguel Encabo ; témoin, Serafín Marín ; taureaux de la ganadería de El Ventorrillo.
 6 septembre : Antonio Luis Carvajal López « El Príncipe » (Espagnol). Zufre (Espagne, province de Huelva). Parrain, José Borrero ; témoin, « El Higuito » ; taureaux de la ganadería de El Fresnedal.
 7 septembre : Alberto Álvarez (Espagnol). Ejea de los Caballeros (Espagne, province de Saragosse). Parrain, Víctor Puerto ; témoin, Morante de la Puebla ; taureaux de la ganadería de Los Bayones.
 8 septembre : Enrique Martínez Zazo « Chapurra » (Espagnol). Andújar (Espagne, province de Jaén). Parrain, Pepín Liria ; témoin, Víctor Puerto ; taureaux de la ganadería de Román Sorando.
 14 septembre :
 Guillermo Villegas (Mexicain). Autlán de la Grana (Mexique, État de Jalisco). Parrain, Mariano Ramos ; témoin, Marcial Herce ; taureaux de la ganadería de San José.
 Antonio José López Pérez « El Rubio » (Espagnol). Cehegín (Espagne, province de Murcie). Parrain, César Rincón ; témoin, Pepín Liria ; taureaux de la ganadería de El Torero.
 15 septembre :
 Jorge Ibáñez (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Pepín Liria ; taureaux de la ganadería de Domingo Hernández.
 Alberto Martín (Espagnol). Fuenlabrada (province de Madrid). Parrain, « El Fundi » ; témoin, Iván García ; taureaux de la ganadería de Antonio San Román.
 17 septembre : Franklin Arturo Valencia Munévar « Manolo Valencia » (Colombien). Melilla. Parrain, José Ignacio Uceda Leal ; témoin, Rafael de Julia ; taureaux de la ganadería de los Hermanos Peralta.
 20 septembre :
 Julien Miletto (Français). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, « El Juli » ; témoin, César Jiménez ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.
 Reyes Ramón (Espagnol). Mora (Espagne, province de Tolède). Parrain, « Rafaelillo » ; témoin, Sergio Martínez ; taureaux de la ganadería de Jódar y Ruchena.
 25 septembre : Enrique Peña (Espagnol). Pozoblanco (Espagne, province de Cordoue). Parrain, José Luis Moreno ; témoin, Eduardo Dávila Miura ; taureaux de la ganadería de Villamarta.
 29 septembre : Antonio Manuel García Ramírez « El Poli » (Espagnol). Úbeda (Espagne, province de Jaén). Parrain, « Joselito » ; témoin, Julio Aparicio ; taureaux de la ganadería de Parladé.
 4 octobre : Claudio Ronge (Péruvien). Trujillo (Pérou, région de La Libertad). Parrain, David Gil ; témoin, Aníbal Vásquez ; taureaux de la ganadería de La Viña.
 5 octobre : José María Camacho (Espagnol). Sanlúcar de Barrameda (Espagne, province de Cadix). Parrain, José Luis Parada ; témoin, « El César » (César López) ; taureaux de la ganadería de los Hermanos Sampedro.
 11 octobre : Ángel Romero (Espagnol). Sanlúcar de Barrameda (Espagne, province de Cadix). Parrain, José Luis Parada ; témoin, « El César » (César González) ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.
 12 octobre : José Manuel Samos (Espagnol). Tobarra (Espagne, province d'Albacete). Parrain, Eugenio De Mora ; témoin, José Manuel Prieto ; taureaux de la ganadería de Francisco Galache.
 19 octobre : Dionner Mendoza (Venezuelien). Maracay (Venezuela, état d'Aragua). Parrain, « El Mito » ; témoin, Iván Rodríguez ; trois taureaux de la ganadería de Laguna Blanca et trois de celle de Guayabita, celui de la cérémonie étant de cette dernière.
 24 octobre : Christian Ortega (Mexicain). Puebla de los Ángeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, « El Zapata » ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de San Martín.
 2 novembre : Francisco López « Yiyo » (Mexicain). Ciudad Hidalgo (Mexique, État de Michoacán). Parrain, César Camacho ; témoin, Mario del Olmo ; taureaux de la ganadería de San Antonio de Triana.
 14 novembre : Jacobo Hernández (Mexicain). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Mauricio Portillo (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza) ; taureaux de la ganadería de Ordaz.
 30 novembre : José Cariel « El Amarillo » (Venezuelien). Maracay (Venezuela, état d'Aragua). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Javier Conde ; taureaux de la ganadería de Rancho Grande.
 4 décembre : Diego Rivas (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, César Jiménez ; taureaux de la ganadería de Huagrahuasi.
 21 décembre : Julio César Alvarado « Belmontito » (Péruvien). Trujillo (Pérou, région de La Libertad). Parrain, « Lima de Estepona » ; témoin, Alejandro González ; taureaux de la ganadería de Montecarmelo.
 28 décembre : Manolo Martínez (Colombien). Villavicencio (Colombie, département du Meta). Parrain, « Gitanillo de América » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Juan Rafael Restrepo) ; taureaux de la ganadería de La Ahumada.

 2004 
 1er janvier : Fabio Zerrato (Colombien). Silvania (Colombie, département de Cundinamarca). Parrain, Jairo Antonio Castro ; témoin, « Ramsés » ; taureaux de la ganadería de El Manzanal.
 4 janvier :
 Manuel Libardo (Colombien). Carthagène des Indes (Colombie, département de Bolívar). Parrain, César Rincón ; témoin, Manuel Caballero ; taureaux de la ganadería de Las Ventas del Espíritu Santo.
 Jorge López (Mexicain). Yuriria (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, « El Zotoluco » ; témoin, Paco González ; taureaux de la ganadería de Montecristo.
 11 janvier : Cristian Restrepo (Colombien). Manizales (Colombie, département de Caldas). Parrain, César Rincón ; témoin, Manuel Caballero ; taureaux de la ganadería de Ernesto Gutiérrez.
 28 février : Octavio Chacón (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, Javier Conde ; témoin, Matías Tejela ; taureaux de la ganadería de La Dehesilla.
 14 mars : Emilio Serna Espinosa « Emilio Laserna » (Espagnol). Vergèze (France, département du Gard). Parrain, Regino Ortés ; témoin, Swan Soto ; taureaux de la ganadería de Hubert Yonnet.
 18 mars : Jorge Benavides Corona « Cúchares » (Mexicain). Jiquilpan (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Antonio Bricio (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza) ; taureaux de la ganadería de La Muralla.
 3 avril : Rafael Torres (Espagnol). Gerena (Espagne, province de Séville). Parrain, Antonio Manuel Punta ; témoin, « Ruiz Manuel » ; taureaux de la ganadería de los Herederos de Antonio Ordóñez.
 25 avril : Sergio Alexandre dos Santos Parreira « Parrita » (Portugais). Santa Cruz de Mudela (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, Antonio Fernández Pineda (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador José Luis Cañaveral) ; taureaux de la ganadería des los Hermanos Tornay.
 28 avril : Jésús Fernández Fernández « Jesuli de Torrecera » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.
 9 mai : Ricardo Rosas (Mexicain). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, « Pedrito de Portugal » ; témoin, Ignacio Garibay ; taureaux de la ganadería de San Antonio de Triana.
 13 mai : Andrés Revuelta (Espagnol). Madrid. Parrain, Antonio Ferrera ; témoin, Miguel Abellán ; un taureau de la ganadería de González Sánchez Dalp, deux de celle de San Miguel, deux de celle de Manolo González et un de celle du comte de la Maza.
 27 mai : Manuel Martínez (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de El Torero.
 28 mai : Fernando Cruz (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, « El Juli » ; témoin, « Manzanares » (fils) ; taureaux de la ganadería de Torrealta.
 30 mai : Nuno Velasques (Portugais). Santisteban del Puerto (Espagne, province de Jaén). Parrain, « Ruiz Manuel » ; témoin, « Carnicerito de Úbeda » ; taureaux de la ganadería de Días Coutiño.
 6 juin : Amor Antuñez « El Andaluz » (Français). Mauguio (France, département de l’Hérault). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, Swan Soto ; taureaux de la ganadería de Hermanos Sampedro.
 19 juin : Manuel Escribano (Espagnol). Aranjuez (Espagne, province de Madrid). Parrain, José Antonio Canales Rivera ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Victoriano del Río.
 23 juin : Miguel Ángel Perera (Espagnol). Badajoz (Espagne). Parrain « El Juli » ; témoin, Matías Tejela ; taureaux de la ganadería de Jandilla.
 24 juin :
 Javier Solís (Espagnol). Badajoz (Espagne). Parrain, Antonio Ferrera ; témoin, Miguel Ángel Perera ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.
 Francisco José Palazón (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, « Manzanares » (père) ; témoin, « Manzanares » (fils) ; taureaux de la ganadería de Daniel Ruiz.
 3 juillet : Luis Miguel Vázquez (Espagnol). Ciudad Real (Espagne). Parrain, Víctor Puerto ; témoin, Antón Cortés ; trois taureaux de la ganadería de Martín Lorca et trois de celle de Luis Albarrán.
 4 juillet : Gustavo Zúñiga (Colombien). Pamplona (Colombie, département du Nord de Santander). Parrain, « Ramsés » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Juan Rafael Restrepo) ; taureaux de la ganadería de El Capiro.
 16 juillet : Luis Rubias (Espagnol). Benidorm (Espagne, province d'Alicante). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Román Sorando.
 17 juillet : Juan Alberto Torrijos « Juan Alberto » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Juan José Padilla ; témoin, Eduardo Dávila Miura ; taureaux de la ganadería de María Luis Domínguez Pérez de Vargas.
 24 juillet : Luis Bolívar (Colombien). Valence (Espagne). Parrain, « El Juli » ; témoin, César Jiménez ; taureaux des ganaderías de Montalvo et Valdefresno.
 25 juillet :
 David Lombardo (Français). Collioure (France, département des Pyrénées-Orientales). Parrain, « Carpetano » ; témoin, Julien Miletto ; taureaux de la ganadería de Luis Caldeira.
 Luis Carrera (Mexicain). San Buenaventura (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Miguel « Armillita » ; témoin, « El Zotoluco » ; taureaux de la ganadería de Golondrinas
 9 août : Eduardo Gallo (Espagnol). Saint-Sébastien (province du Guipuscoa). Parrain, César Rincón ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de El Torero.
 15 août : Carlos Rubiel Carvajal Velasco « Morenito de la Capea » (Colombien). Chinácota (Colombie, département du Nord de Santander). Parrain, Paquito Perlaza (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Dayro Chica) ; taureaux de la ganadería de El Capiro.
 16 août : Pedro Gutiérrez Lorenzo « El Capea » (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Javier Conde; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Daniel Ruiz.
 5 septembre : David Guillermo López Ruperto « David López » (Espagnol). Aranjuez (Espagne, province de Madrid). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Miguel Abellán ; taureaux de la ganadería de El Casillón.
 6 septembre : Mario Campillo (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, Juan José Padilla ; témoin, Javier Valverde ; taureaux de la ganadería de Atanasio Fernández.
 14 septembre : Javier Perea (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Manuel Caballero ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Daniel Ruiz.
 8 octobre : Andrés Dorado (Espagnol). Montoro (Espagne, province de Cordoue). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de los Hermanos García Jiménez
 10 octobre :
 Miguel Ortas « Miguelete » (Mexicain). Monclova (Mexique, État de Coahuila). Parrain, « El Geno » ; témoin, « El Zapata » ; taureaux de la ganadería de Vistahermosa.
 Xavier Ocampo (Mexicain). Torralba de Calatrava (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, Eugenio De Mora ; témoin, Luis Miguel Vázquez ; taureaux de la ganadería de Hato Blanco.
 12 octobre : Paúl Abadía Serrano « Serranito » (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « Manzanares » (fils) ; taureaux de la ganadería de Valdefresno.
 17 octobre :
 Guillermo Martínez (Mexicain). Guadalajara (Mexique, État de Jalisco). Parrain, Miguel « Armillita » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza) ; taureaux de la ganadería de Fernando de la Mora.
 Pablo Samperio (Mexicain). Pachuca (Mexique, État de Hidalgo). Parrain, José Luis Angelino ; témoin, Leopoldo Casasola ; taureaux de la ganadería de Trincheras.
 31 octobre : Gerardo Rodríguez « El Giro » (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, « El Cuate » ; témoin, Miguel Ángel Perera ; taureaux de la ganadería de Celia Barbabosa.
 2 novembre :
 Mariano del Olmo (Mexicain). Tlaxcala (Mexique, État de Tlaxcala). Parrain, « El Zotoluco » ; témoin, Rafael Ortega ; taureaux de la ganadería de José María Arturo Huerta.
 Omar Villaseñor (Espagnol). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Jorge Gutiérrez (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza) ; taureaux de la ganadería de Ordaz.
 7 novembre : Juan Carlos San Román (Mexicain). Cortázar (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Ernesto San Román « El Queretano » ; témoin, Óscar San Román ; taureaux de la ganadería de Campo Hermoso.
 14 novembre : César Girón (Venezuelien). Valencia (Venezuela, État de Carabobo). Parrain, « Espartaco » ; témoin, Otto Rodríguez ; quatre taureaux de la ganadería de El Prado et deux de celle de Rancho Grande.
 28 novembre : Juan Carlos Cubas (Péruvien). Lima (Pérou). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, Javier Conde ; taureaux de la ganadería de El Paraíso.
 5 décembre : Atanasio Velázquez (Mexicain). San Buenaventura (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Humberto Flores ; témoin, Rafael Rivera ; taureaux de la ganadería de Valparaíso

 2005 
 2 janvier : Juan José Rueda Martínez « El Ruso » (Espagnol). Benalmádena (Espagne, province de Malaga). Parrain, « Alcazabeño » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux des ganaderías de Los Derramaderos, Hermanos Ortiz, Elías Hernández, Fernández Palacios et Andrés Ramos, le taureau de la cérémonie étant de celle de Los Derramaderos.
 5 février : Ismael Rodríguez (Mexicain). León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Alejandro Amaya ; taureaux de la ganadería de Arroyo Zarco.
 28 février : Paco Ramos (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, José Ignacio Uceda Leal ; témoin, Sébastien Castella ; taureaux de la ganadería de Baltasar Ibán.
 19 mars : Juan Ávila (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « Manzanares » (fils) ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
 11 avril : Salvador Cortés (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Morante de la Puebla ; témoin, Matías Tejela ; taureaux de la ganadería de Núñez del Cuvillo.
 1er mai : José Briones (Mexicain). San Luis Potosí (Mexique, État de San Luis Potosí). Parrain, Manolo Mejía ; témoin, « Pasión Gitana » ; taureaux de la ganadería de Sierra Ortega.
 7 mai : Arturo Macías « El Cejas » (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, José Luis Angelino ; témoins, Israel Téllez et « El Capea » ; taureaux de la ganadería de Xajay.
 11 mai : Jonathan Veyrunes (Français). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Fernando Cepeda ; témoin, José Ignacio Uceda Leal ; taureaux de la ganadería de Victoriano del Río.
 13 mai : Roberto Carlos Bastardo Álvarez « Roberto Carlos » (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Manolo Sánchez ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.
 14 mai : Jesús Martínez Barrios « Morenito de Aranda » (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, Salvador Vega ; témoin, « Manzanares » (fils) ; taureaux de la ganadería de José Luis Marca.
 15 mai : Aldo Orozco (Mexicain). Chihuahua (Mexique, État de Chihuahua). Parrain, Jorge Gutiérrez ; témoin, Juan Carlos Cubas ; taureaux de la ganadería de Santo Domingo.
 26 mai : José Luis Torres (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « Finito de Córdoba » ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
 27 mai : Raquel Sánchez (Espagnole). Tolède (Espagne). Parrain, Eugenio De Mora ; témoin, Manolo Amador ; trois taureaux de la ganadería de Peralta et trois de celle de Loreto Charro, celui de la cérémonie étant de cette dernière.
 23 juin : Juan Miguel Montoya (Espagnol). Algésiras (Espagne, province de Cadix). Parrain, Antón Cortés ; témoin, César Girón ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.
 16 juillet : Mario Mora (Mexicain). Gómez Palacio (Mexique, État de Durango). Parrain, Federico Pizarro ; témoin, Jorge Mata ; taureaux de la ganadería de Golondrinas.
 24 juillet :
 Víctor Pastor (Mexicain). Saltillo (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Paco González ; témoin, Fermín Spínola ; taureaux de la ganadería de Corlomé.
 José Gómez « Palomo » (Mexicain). San Buenaventura (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Jorge Gutiérrez ; témoin, Rafael Ortega ; taureaux de la ganadería de Las Golondrinas.
 1er août : Modesto Campos (Péruvien). Celendín (Pérou, région de Cajamarca). Parrain, « El Millonario » ; témoin, « Maravilla » ; taureaux de la ganadería de Salamanca.
 7 août : Andrés Palacios (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Víctor Puerto ; témoin, Antonio Ferrera ; taureaux de la ganadería de Arauz de Robles.
 10 août : Diego Luna (Espagnol). Huesca (Espagne). Parrain, « Espartaco » ; témoin, son frère Tomás Luna ; taureaux de la ganadería de Parladé.
 13 août : Jaime Caro (Colombien). Tanicuchi (Équateur, province de Cotopaxi). Parrain, Antonio Campana ; témoin, Diego Rivas ; taureaux de la ganadería de Santa Rita.
 15 août : David Galán (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, « Manzanares » (père) ; témoin, César Rincón ; taureaux de la ganadería de Núñez del Cuvillo.
 20 août : Luis Prato (Venezuelien). Táriba (Venezuela, État de Táchira). Parrain, « Víctor Manuel » ; témoin, « Ramsés » ; trois taureaux de la ganadería de El Laurel et trois de celle de El Paraíso, celui de la cérémonie étant de la première.
 24 août : Torres Jerez (Espagnol). Almería (Espagne). Parrain, « El Cid » ; témoin, Salvador Vega ; taureaux de la ganadería de Santiago Domecq.
 25 août : Iván Fandiño (Espagnol). Bilbao (Espagne, province de Biscaye). Parrain, « El Juli » ; témoin, Salvador Vega ; taureaux de la ganadería de El Ventorrillo.
 27 août : José Ibarra « Joseli » (Mexicain). Torreón (Mexique, État de Coahuila). Parrain, « Pasión Gitana » ; témoin, Mario Mora ; taureaux de la ganadería de Gómez Valle.
 31 août : Álvaro Justo (Espagnol). San Sebastián de los Reyes (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Manzanares » (père) ; témoin, Morante de la Puebla ; taureaux de la ganadería de Las Ramblas.
 9 septembre : Sergio Sanz (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Salvador Cortés ; témoin, José Luis Torres ; taureaux de la ganadería de José Luis Pereda.
 10 septembre : Rafael Orellana (Venezuelien). Tovar (Venezuela, État de Mérida). Parrain, Paquito Perlaza ; témoin, Leonardo Rivera ; taureaux de la ganadería de La Cruz de Hierro.
 11 septembre : César Manrique (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, Juan Diego ; témoin, Mario Campillo ; taureaux de la ganadería de Guardiola.
 17 septembre : José María Fijo Copete « El Ciento » (Espagnol). Écija. Parrain, Javier Conde ; témoin, Morante de la Puebla ; taureaux des ganaderías de Juan Pedro Domecq et Parladé.
 20 septembre : Jorge Arellano (Espagnol). Nava de la Asunción (Espagne, province de Ségovie). Parrain, Jesulín de Ubrique ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux des ganaderías de Ana Romero et de Los Eulogios.
 29 septembre : Juan Luis Pizarro (Espagnol). Úbeda (Espagne, province de Jaén). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Carmen Segovia.
 1er octobre :
 Tomás Preciado (Espagnol). Hellín (Espagne, province d'Albacete). Parrain, Abraham Barragán ; témoin, Antón Cortés ; taureaux de la ganadería de Guardiola.
 Manuel Carbonell (Espagnol). Ondara (Espagne, province d'Alicante). Parrain, Luis Francisco Esplá ; témoin, Manolo Amador ; taureaux de la ganadería de Luis Algarra.
 16 octobre : José Rodríguez « Pepehíllo » (Mexicain). Pachuca (Mexique, État de Hidalgo). Parrain, « El Zotoluco » ; témoin, Rafael Ortega ; taureaux de la ganadería de San José.
 30 octobre :
 Fernando Roca Rey (Péruvien). Lima (Pérou). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Agualuna.
 Antonio Cortés Vargas (Espagnol). Inca (Espagne, Îles Baléares). Parrain, Manolo Sánchez ; témoin, Iker Lara ; taureaux de la ganadería de Ángela Rodríguez de Arce.
 6 novembre : Fermín Rivera (Mexicain). Mexico. Parrain, « El Zotoluco » ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Fernando de la Mora.
 12 novembre : Jesús Luján (Mexicain). Tlaxcala (Mexique, État de Tlaxcala). Parrain, « El Juli » ; témoin, José Luis Angelino ; taureaux de la ganadería de Montecristo.
 4 décembre : José Mauricio (Mexicain). Mexico, « plaza Monumental ». Parrain, Jorge Gutiérrez ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Teófilo Gómez.
 9 décembre : José Isabel Ortiz (Mexicain). Puebla de los Ángeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, Rafael Ortega ; témoin, « El Zapata » ; taureaux de la ganadería de Marco Garfias.
 10 décembre : Pedro Rubén (Mexicain). Tlaxcala (Mexique, État de Tlaxcala). Parrain, José María Luévano ; témoin, « Jerónimo » ; taureaux de la ganadería de Puerta Grande.
 17 décembre : Martín Felipe Escobar Escobar « Curro Martín » (Colombien). Cali (Colombie, département du Valle del Cauca). Parrain, « Guerrita Chico » ; témoin, Cristóbal Pardo Jr ; taureaux de la ganadería de Paispamba.
 26 décembre : Jhon Alexander Valencia Munevar « Juan Valencia » (Colombien). Cúcuta (Colombie, département du Nord de Santander). Parrain, Víctor Manuel Blázquez ; témoin, « Ramsés » ; taureaux de la ganadería de Sebastián de las Palmas.

 2006 
 5 janvier : Andrés de los Ríos (Colombien). Manizales (Colombie, département de Caldas). Parrain, César Rincón ; témoin, « El Cid » ; taureaux de la ganadería de Ernesto Gutiérrez.
 22 janvier : Adrían Fernández (Mexicain). Cadereyta Jiménez (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Juan Bautista ; témoin, Alejandro Amaya ; taureaux de la ganadería de Jaime Cavazos.
 17 février : Héctor José Vergara Romero « Héctor José » (Colombien). Medellín (Colombie, département d’Antioquia). Parrain, Víctor Puerto ; témoin, Sébastien Castella ; taureaux de la ganadería de La Carolina.
 25 février : Juan Francisco Hinojosa (Équateurien). Ambato (Équateur, province du Tungurahua). Parrain, Gómez Escorial (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Vicente Arteaga) ; taureaux de la ganadería de Santa Coloma.
 14 avril : Paul Cortés (Mexicain). Texcoco (Mexique, État de Mexico). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Jorge Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de Montecristo.
 28 mai :
 Alejandro Morilla (Espagnol). Sanlúcar de Barrameda (Espagne, province de Cadix). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Morante de la Puebla ; taureaux de la ganadería de Núñez del Cuvillo.
 Álvaro Ortega (Espagnol). Villamayor de Santiago (Espagne, province de Cuenca). Parrain, Sánchez Vara ; témoin, Andrés Revuelta ; taureaux de la ganadería de Carmen Borrero.
 4 juin : Juan Andrés González (Espagnol). San Clemente (Espagne, province de Cuenca). Parrain, « El Califa » ; témoin, Manolo Amador ; taureaux de la ganadería de Varela Crujo.
 9 juin : Alejandro Talavante (Espagnol). Cehegín (Espagne, province de Murcie). Parrain, Morante de la Puebla ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Benjumea.
 10 juin : Sergio Marín (Espagnol). Coslada (Espagne, province de Madrid). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Juan Albarrán.
 11 juin : Gorka Martínez del Amo « Paquiro Chico » (Espagnol). Paracuellos de Jarama (Espagne, province de Madrid). Parrain, Jesús Romero ; témoin, Sergio Marín ; taureaux de la ganadería de El Serrano.
 25 juin : Raúl Cuadrado (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Manolo Sánchez ; témoin, Juan Diego ; taureaux de la ganadería de Jaime Brujó.
 13 juillet : Santiago Ambel Barranco « Ambel Posada » (Espagnol). Pampelune (Espagne, Navarre). Parrain, « El Juli » ; témoin, Miguel Ángel Perera ; taureaux de la ganadería de Fuente Ymbro.
 17 juillet : Paco Céspedes (Péruvien). Bambamarca (Pérou, région de Cajamarca). Parrain, Swan Soto ; témoin, « El Cuate » ; taureaux de la ganadería de Paiján.
 23 juillet : Francisco Carasco « Rondeño » (Espagnol). Benalmádena (Espagne, province de Malaga). Parrain, « Utrerita » ; témoin, Juan de Félix ; taureaux de la ganadería de Joaquín Buendía.
  : Orlando Huerta (Mexicain). Santiago Cuautlapan (Mexique, État de Mexico). Parrain, Rafael de Alba ; témoin, Christian Ortega ; taureaux de la ganadería de Ernesto Cuevas.
 13 août : Alberto Aguilar (Espagnol). Miraflores de la Sierra (Espagne, province de Madrid). Parrain, Iván Vicente ; témoin, « El Capea » ; taureaux de la ganadería de Jaime Brujó.
 14 août :
 Iván García Langa (Espagnol). Calatayud (Espagne, province de Saragosse). Parrain, Antonio Ferrera ; témoin, Serafín Marín ; taureaux de la ganadería de Manuel Ángel Millares.
 José Antonio Cejudo Fernández « El Güejareño » (Espagnol). Güejar-Sierra (Espagne, province de Grenade). Parrain, José Antonio Canales Rivera ; témoin, Víctor Janeiro ; taureaux de la ganadería de Auadulce.
 15 août : José Francisco Ortega Serrano « Joselito Ortega » (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Morante de la Puebla ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Núñez del Cuvillo.
 17 août : Antonio Castillo Calero|Antonio Castillo (Espagnol). Azuaga (Espagne, province de Badajoz). Parrain, José Antonio Canales Rivera ; témoin, Eduardo Dávila Miura ; taureaux de la ganadería de Francisco Galache.
 20 août : Pablo Simón del Rincón « Pablo Simón » (Espagnol). Tafalla (Espagne, Navarre). Parrain, Antonio Ferrera ; témoin, Francisco Marco ; taureaux de la ganadería de Santa María.
 27 août : Mario Miguel (Portugais). Cuéllar (Espagne, province de Ségovie). Parrain, Alfonso Romero ; témoin, Francisco Marco ; taureaux de la ganadería de Astolfi.
 30 août : Gabriel Picazo (Espagnol). San Sebastián de los Reyes (Espagne, province de Madrid). Parrain, César Rincón ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Vellosino.
 31 août : David Mora (Espagnol). Borox (Espagne, province de Tolède). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Sébastien Castella ; taureaux de la ganadería de Alcurrucén.
 2 septembre : Carlos Doyague (Espagnol). Palencia (Espagne). Parrain, « El Juli » ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Fuente Ymbro.
 4 septembre : José Miguel Pérez Prudencio « Joselillo » (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, David Luguillano ; témoin, Manolo Sánchez ; taureaux de la ganadería de Atanasio Fernández.
 8 septembre :
 Mehdi Savalli (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain César Rincón ; témoin Juan Bautista ; taureaux des ganaderías de Antonio Bañuelos et des héritiers de Andrés Ramos.
 Rubén de León (Espagnol). Lerma (Espagne, province de Burgos). Parrain, Manolo Sánchez ; témoin, Víctor Janeiro ; taureaux de la ganadería de Sebastián Santiago.
 9 septembre :
 Cayetano Rivera Ordóñez « Cayetano » (Espagnol). Ronda (Espagne, Espagne, province de Malaga). Parrain, Francisco Rivera Ordóñez (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.
 Valentín Ruiz (Espagnol). Barajas de Melo (Espagne, province de Cuenca). Parrain, Juan Mora ; témoin, Manolo Amador ; taureaux de la ganadería de Juan Valenzuela.
 16 septembre : Miguel Cubillo (Espagnol). Humanes (Espagne, province de Guadalajara). Parrain, Iván Vicente ; témoin, Iván García ; taureaux de la ganadería de El Quintanar.
 17 septembre : Paco Ureña (Espagnol). Lorca (Espagne, province de Murcie). Parrain, Javier Conde ; témoin, Morante de la Puebla ; taureaux de la ganadería de Gavira.
 19 septembre : José María López López « El José » (Espagnol). Mejorada del Campo (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, « El Cid » ; taureaux de la ganadería de Jiménez Pasquau.
 29 septembre : Juan Chávez (Mexicain). Uriangato (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Rafael Ortega ; taureaux de la ganadería de Fernando de la Mora.
 8 octobre : Antonio José Blanco (Espagnol). Sanlúcar de Barrameda (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, Salvador Cortés ; taureaux de la ganadería de Santiago Domecq.
 22 octobre : Tomás Zurano (Espagnol). Huércal Overa (Espagne, province d'Almería). Parrain, Pepín Liria ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Marcos Núñez.
 4 novembre : Víctor Mora''' (Mexicain). Tlaxcala (Mexique, État de Tlaxcala). Parrain, César Rincón ; témoin, Rafael Ortega ; taureaux de la ganadería de San Juan Pan de Arriba.
 12 novembre : Eduardo Valenzuela (Venezuelien). Valencia (Venezuela, État de Carabobo). Parrain, Martín Quintana ; témoin, Manuel Escribano ; taureaux de la ganadería de La Cruz de Hierro.
 25 décembre : Lino Noriega (Mexicain). Chilpancingo de los Bravo (Mexique, État de Guerrero). Parrain, Manolo Mejía (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Gastón Santos) ; taureaux de la ganadería de Sergio Rojas.

 2007 
 14 janvier : Luis Gallardo (Mexicain). Tepeapulco (Mexique, État de Hidalgo). Parrain, Jorge Gutiérrez ; témoin, Pablo Samperio ; taureaux de la ganadería de La Guadalupana.
 5 février : Isaac Chacón (Mexicain). Zitácuaro (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Rafael Ortega ; témoin, Antonio Barrera ; taureaux de la ganadería de José Garfias.
 17 février : Aarón Rodríguez (Mexicain). Ciudad Lerdo (Mexique, État de Durango). Parrain, Federico Pizarro ; témoin, David Gil ; taureaux de la ganadería de Monteverde.
 19 février : Ernesto Castellón (Mexicain). Jalostotitlán (Mexique, État de Jalisco). Parrain, César Rincón ; témoin, « El Zotoluco » ; taureaux de la ganadería de San Isidro.
 23 février : Ricardo López Alfaro « El Cade » (Mexicain). San Andrés Tuxtla (Mexique, État de Veracruz). Parrain, « El Conde » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza) ; taureaux de la ganadería de Jorge de Haro.
 10 mars : Fran Moreno (Espagnol). El Bonillo (Espagne, province d'Albacete). Parrain, Sánchez Vara ; témoin, Antón Cortés ; taureaux de la ganadería de Manuel Caro Andrade.
 17 mars : José Alberto García (Venezuelien). Maracay (Venezuela, état d'Aragua). Parrain, Ignacio Garibay ; témoin, Gabriel Picazo ; quatre taureaux de la ganadería de Rancho Grande et deux de celle de El Prado, celui de la cérémonie étant de cette dernière.
 19 mars : David Esteve (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Núñez del Cuvillo.
 25 mars : Sánchez Valencia (Venezuelien). Valencia (Venezuela, État de Carabobo). Parrain, Bernardo Valencia ; témoin, Mari Paz Vega ; cinq taureaux de la ganadería de Tarapío et un de celle de La Ahumada, celui de la cérémonie étant de la première.
 31 mars : Miguel Murillo Naranjo « Miguelín Murillo » (Espagnol). Almendralejo (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Antonio Ferrera ; taureaux de la ganadería de Alcurrucén.
 8 avril : Jérémy Banti (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, Antonio Ferrera ; témoin, Salvador Cortés ; taureaux de la ganadería de Antonio Palla.
 15 avril : Alejandro Uvario (Mexicain). Jerez de García Salinas (Mexique, État de Zacatecas). Parrain, « El Zotoluco » ; témoin, José María Luévano ; taureaux de la ganadería de José Julián Llaguno.
 21 avril : José Doblado (Espagnol). Palos de la Frontera (Espagne, province de Huelva). Parrain, Javier Conde ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Juan Albarrán.
 28 avril : Manuel Barea « El Arqueño » (Espagnol). Arcos de la Frontera (Espagne, province de Cadix). Parrain, Vicente Barrera ; témoin, Miguel Abellán ; taureaux de la ganadería de Diego Puerta.
 24 mai : Daniel Luque (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, « El Juli » ; témoin, Sébastien Castella ; taureaux de la ganadería de El Pilar.
 25 mai : Julio Benítez Freysse « El Cordobés » hijo (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, « Cayetano » ; quatre taureaux de la ganadería de Domingo Hernández et deux de celle de Román Sorando (celui de la cérémonie étant de cette dernière).
 26 mai : Emilio de Justo (Espagnol). Cáceres (Espagne). Parrain, Alejandro Talavante ; témoin, « Cayetano » ; taureaux de la ganadería de Vegahermosa.
 27 mai : Paco Riquelme (Espagnol). Villahermosa (Mexique, État de Tabasco). Parrain, Manolo Mejía ; témoin, Humberto Flores ; taureaux de la ganadería de Monteverde.
 3 juin : José María Lázaro (Espagnol). Tolède (Espagne). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de Juan Albarrán.
 26 juin : Israel Lancho García Hierro « Israel Lancho » (Espagnol). Badajoz (Espagne). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Juan Albarrán.
 1er juillet : José Luis Robayo (Colombien). Pamplona (Colombie, département du Nord de Santander). Parrain, Emilio José Chamón Ortega (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Juan Rafael Restrepo) ; taureaux de la ganadería de Juan Bernardo Caicedo.
 12 juillet : Jiménez Caballero (Espagnol). Palma de Majorque (Espagne, Îles Baléares). Parrain, « El Cid » ; témoin, « Cayetano » ; taureaux de la ganadería de Victoriano del Río.
 15 juillet : Benjamín Gómez (Espagnol). San Fernando (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Núñez del Cuvillo.
 23 juillet : « Pérez Mota » (Espagnol). Santander (Espagne, Cantabrie). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de Valdefresno.
 29 juillet : Antonio Caro Gil (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, « El Juli » ; témoin, « Cayetano » ; taureaux de la ganadería de Núñez del Cuvillo.
 4 août : Sebastián Palomo (Espagnol). Pontevedra (Espagne). Parrain, César Rincón ; témoin, José Tomás ; taureaux de la ganadería de El Torreón.
 11 août : Manuel Rocha « El Rifao » (Mexicain). Huamantla (Mexique, État de Tlaxcala). Parrain, « El Zapata » ; témoin, Leopoldo Casasola ; taureaux de la ganadería de Raúl Cervantes.
 15 août : José Diego Reina « El Chispa » (Espagnol). Tobarra (Espagne, province d'Albacete). Parrain, Julio Aparicio Díaz ; témoin, Antonio Barrera ; taureaux de la ganadería de Sorando.
 23 août :
 Javier González (Espagnol). Martos (Espagne, province de Jaén). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Marcos Núñez.
 Mamerto López Díaz (Espagnol). Sabiote (Espagne, province de Jaén). Parrain, Francisco Rivera Ordóñez ; témoin, Curro Díaz ; taureaux des ganaderías des Hermanos Collado Ruiz.
 26 août : David Madroño (Espagnol). Cuéllar (Espagne, province de Ségovie). Parrain, Alfonso Romero ; témoin, « Pérez Mota » ; taureaux de la ganadería de Astolfi.
 30 août : Jesús María Sánchez Blanco « Jesús de Alba » (Espagnol). Sacedón (Espagne, province de Guadalajara). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, Manuel Díaz « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Varela Crujo.
 7 septembre : Joselito Adame (Mexicain). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, « El Juli » ; témoin, Juan Bautista ; taureaux de la ganadería de Antonio Bañuelos.
 8 septembre : Alberto Román (Espagnol). Yuncos (Espagne, province de Tolède). Parrain, Pepín Liria ; témoin, Eugenio De Mora ; taureaux de la ganadería de Alcurrucén.
 9 septembre :
 Javier Sánchez Alcorta « Francisco Javier » (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, Juan Diego ; témoin, Javier Castaño ; taureaux de la ganadería de Adelaida Rodríguez.
 Ángel Teruel (Espagnol). Dax (France, département des Landes). Parrain, César Rincón ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Victoriano del Río.
 13 septembre : Raúl Alonso (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, « El Juli » ; témoin, Alejandro Talavante ; taureaux de la ganadería de Núñez del Cuvillo.
 14 septembre : Leonardo García « Leonardo de Maracay » (Venezuelien). Higuera la Real (Espagne, province de Badajoz). Parrain, David Luguillano ; témoin, Víctor Janeiro ; trois taureaux de la ganadería de los Hermanos García Jiménez, deux de celle de Alipio Pérez Tabernero et un de celle de Ramón Flores, celui de la cérémonie étant de la première.
 15 septembre : « Sánchez Vázquez » (Espagnol). Barajas (Espagne, province de Madrid). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, Iván Vicente ; taureaux de la ganadería de José Luis Pereda.
 22 septembre : Raúl Velasco (Espagnol). Villaviciosa de Odón (Espagne, province de Madrid). Parrain, Antón Cortés ; témoin, Salvador Vega ; taureaux de la ganadería de El Torreón.
 23 septembre : Jorge Delijorge (Mexicain). Zacatecas (Mexique, État de Zacatecas). Parrain, « El Cejas » ; témoin, Juan Chávez ; taureaux de la ganadería de José Julián Llaguno.
 29 septembre : Valentín Rodríguez Núñez « Rufinchi » (Espagnol). Torrijos (Espagne, province de Tolède). Parrain, Juan Bautista ; témoin, Serafín Marín ; taureaux de la ganadería de Alcurucén.
 30 septembre : Germán Vielma (Mexicain). Torreón (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Mariano Ramos ; témoin, Mario Mora ; taureaux de la ganadería de Torrecilla.
 14 octobre : Curro Jiménez (Espagnol). Jaén (Espagne). Parrain, « El Fandi » ; témoin, Alejandro Talavante ; taureaux de la ganadería de Buenavista.
 20 octobre :  « Antonio José » (Espagnol). Huéscar (Espagne, province de Grenade). Parrain, Julio Benítez « El Cordobés » hijo ; témoin, Sebastián Palomo ; taureaux de la ganadería de Alcurrucén.
 21 octobre : Martín de Vidales (Espagnol). Tolède (Espagne). Parrain, Vicente Barrera ; témoin, Eugenio De Mora ; taureaux de la ganadería de Rosario Osborne.
 28 octobre : Vicente Prades (Espagnol). Vinaroz (Espagne, province de Castellón). Parrain, Luis Francisco Esplá ; témoin, José Antonio Canales Rivera ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.
 2 novembre : Pepe López (Mexicain). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Fernando Ochoa (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza) ; taureaux de la ganadería de El Junco.
  : Ricardo Rivera (Colombien). Guadalajara (Mexique, État de Jalisco). Parrain, César Rincón ; témoins, Ignacio Garibay et Joselito Adame ; taureaux de la ganadería de Begoña.
 15 décembre : Marbella Romero (Mexicaine). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Rafael Ortega ; témoin, Isaac Chacón ; taureaux de la ganadería de Pepe Garfias.

 2008 
 1er février : Alexander Guillén (Venezuelien). Mérida (Venezuela, État de Mérida). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Javier Conde ; taureaux de la ganadería de La Ahumada.
 4 février : Pepe Murillo II (Mexicain). Jalostotitlán (Mexique, État de Jalisco). Parrain, « El Zotoluco » ; témoin, Fernando Ochoa ; taureaux de la ganadería de Teófilo Gómez.
 28 février : Juan Ramón Romero (Espagnol). Atarfe (Espagne, province de Grenade). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Román Sorando.
 8 mars : Óscar Sanz (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Domingo López Cháves ; témoin, Paco Ramos ; taureaux de la ganadería de Puerto Frontino.
 30 mars : Rodrigo Muñoz « Gitanillo de Tlalpan» (Mexicain). Mérida (Mexique, État de Yucatán). Parrain, Federico Pizarro ; témoin, Jorge Hernández Gárate ; taureaux de la ganadería de Lebrija.
 27 avril : Antonio Soriano (Espagnol). Abanilla (Espagne, province de Murcie). Parrain, « El Cordobés » ; témoin, Pepín Liria ; taureaux de la ganadería de José Luis Pereda.
 1er mai :
 « Murillo Márquez » (Espagnol). Zafra (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Francisco Javier Corpas ; témoin, « Pérez Mota » ; taureaux de la ganadería de Buenavista.
 Agustín Pérez García « Agustín de Espartinas » (Espagnol). Espartinas (Espagne, province de Séville). Parrain, « Espartaco » ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de María José Barral.
 17 mai : Ángel Luis Carmona (Espagnol). Osuna (Espagne, province de Séville). Parrain, « El Cid » ; témoin, « Manzanares » ; quatre taureaux de la ganadería de Manolo González et deux de celle de Sánchez Dalp, dont celui de la cérémonie.
 18 mai : Jesús Fernández « Yiyo » (Espagnol). Grenade (Espagne). Parrain, « Juan Bautista » ; témoin, Eduardo Gallo ; taureaux de la ganadería de Buenavista.
 22 mai : Oliva Soto (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Díaz ; témoin, Salvador Vega ; taureaux de la ganadería de Gerardo Ortega.
 25 mai : « Carbellido Colomo » (Espagnol). Abrucena (Espagne, province d'Almería). Parrain, Curro Vivas ; témoin, Emilio Laserna ; taureaux de la ganadería de El Capricho.
 31 mai : José Luis Retana (Mexicain). Azcapotzalco (Mexique, district fédéral de Mexico). Parrain, « El Zotoluco » ; témoin, Fernando Ochoa ; taureaux de la ganadería de Campo Real.
 1er juin : Salvador García (Espagnol). Antequera (Espagne, province de Malaga). Parrain, Francisco Rivera Ordóñez ; témoin, Ángel Teruel ; taureaux de la ganadería de los Hermano. Rubio Martínez.
 14 juin :
 « Sánchez Mora » (Espagnol). Vícar (Espagne, province d'Almería). Parrain, Juan José Padilla ; témoin, José Olivencia ; taureaux de la ganadería de Ana Romero.
 Javier Bernal (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, « El Fundi » ; témoin, « Rafaelillo » ; taureaux de la ganadería de Palha.
 15 juin : Julien Dusseing « El Santo » (Français). Aire-sur-l'Adour (France, département des Landes). Parrain, Daniel Luque ; témoin, Joselito Adame ; taureaux de la ganadería d’Espioja.
 24 juin : Eugenio Pérez (Espagne). Alicante (Espagne). Parrain, « El Juli » ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Victoriano del Río.
 28 juin : Alejandro Rodríguez (Espagne). Vinaroz (Espagne, province de Castellón). Parrain, Luis Francisco Esplá ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Baltasar Ibán.
 29 juin : José Ramón García Olivares « Chechu » (Espagnol). Ségovie (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin, « Cayetano » ; taureaux de la ganadería du Puerto de San Lorenzo.
 22 juillet : Antonio Joao Ferreira (Portugais). Mont-de-Marsan (France, département des Landes). Parrain, « El Fundi » ; témoin, Julien Lescarret ; taureaux de la ganadería de La Quinta.
 9 août : José Miguel Berbetoros García « El Vitoriano » (Espagnol). Vitoria (Espagne, province d'Alava). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Cid » ; cinq taureaux de la ganadería du Puerto de San Lorenzo dont celui de la cérémonie, un de celle de la Ventana.
 14 août : David Valiente (Espagnol). Andújar (Espagne, province de Jaén). Parrain, « El Cordobés » ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Guadalmena.
 17 août : Rafael Ayuso (Espagne). El Espinar (Espagne province de Ségovie). Parrain, Luis Francisco Esplá ; témoin, Luis Miguel Encabo ; taureaux de la ganadería de Adolfo Martín.
 8 septembre : Manuel Jesús Gómez Soto « Soto de Jerez » (Espagnol). Guadalix de la Sierra (Espagne, province de Madrid). Parrain, Fernando Robleño ; témoin, Luis González ; taureaux de la ganadería du comte de la Maza.
 14 septembre : Miguel Ángel Cañas (Espagnol). Casarrubios del Monte (Espagne, province de Tolède). Parrain, Alberto Aguilar ; témoin, José María Lázaro ; taureaux de la ganadería de Urcola.
 15 septembre : Juan Belda (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Pepín Liria ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
 16 septembre : Alberto Revesado (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, « El Fundi » ; témoin, José Tomás ; taureaux de la ganadería de El Pilár.
 21 septembre : « Rubén Pinar » (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Miguel Ángel Perera ; cinq taureaux de la ganadería de Victoriano del Río dont celui de la cérémonie, un de celle de Cortés.
 4 octobre : Ismael López (Espagnol). Torrejón de Ardoz (Espagne, province de Madrid). Parrain, « El Fundi » ; témoin, César Jiménez ; taureaux de la ganadería de Antonio San Román.
 19 octobre : Daniel Cuevas (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Manolo Sánchez ; témoin, Eugenio De Mora ; taureaux de la ganadería de Guadalest.
 26 octobre : Octavio García González « El Payo » (Mexicain). Mexico. Parrain, « Morante de la Puebla » ; témoins, Ignacio Garibay et Sébastien Castella ; taureaux de la ganadería de Fernando de la Mora.

 2009 
 16 mars : Abel Valls (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, Matías Tejela ; témoin, Alejandro Talavante ; taureaux de la ganadería de Fuente Ymbro.
 11 avril : Iker Cobo (Espagnol). Peñaranda de Bracamonte (Espagne, province de Salamanque). Parrain, Salvador Ruano ; témoin, Juan Andrés González; taureaux de la ganadería de Sánchez Herrero.
 28 avril : Antoni Nazaré (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Morante de la Puebla; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
 8 mai : Alberto Lamelas (Espagnol). Valdemoro (Espagne, province de Madrid). Parrain, Javier Valverde ; témoin, Eduardo Gallo ; taureaux de la ganadería de Araúz de Robles.
 30 mai : Miguel Ángel Delgado (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Alejandro Talavante; témoin, Julio Benítez « El Cordobés » hijo ; taureaux de la ganadería de Gavira.
 2 juin : Miguel Tendero (Espagnol). Madrid (Espagne). Parrain, « El Cid » ; témoin, Sébastien Castella ; taureaux de la ganadería du Puerto de San Lorenzo.
 11 juin : Pepe Moral (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Sébastien Castella ; témoin, Salvador Cortés ; taureaux de la ganadería de Gerardo Ortega.
 13 juin : José Germán (Espagnol). Tolède (Espagne). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Juan Manuel Criado.
 27 juin : « Rubén Sanz » (Espagnol). Soria (Espagne). Parrain, « El Juli » ; témoin, Miguel Ángel Perera ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
 4 juillet : Camille Juan (Français). Saint-Gilles (France, département du Gard). Parrain, Marc Serrano ; témoin, Julien Miletto ; taureaux de la ganadería du Scamandre.
 2 août : Roberto Escudero (Espagnol). Íscar (Espagne, province de Valladolid). Parrain, Miguel Abellán ; témoin, Leandro Marcos ; taureaux de la ganadería de Juan Valenzuela.
 14 août : José Caraballo (Espagnol). Valverde del Camino (Espagne, province de Huelva). Parrain, Javier Valverde ; témoin, « Joselillo » ; taureaux de la ganadería de Adolfo Martín.
 16 août :
 Enrique Guillén (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Luis Bolívar ; témoin, « El Payo » ; taureaux de la ganadería de Fidel San Román.
 Leonardo Polo (Espagnol). Moral de Calatrava (Espagne province de Ciudad Real). Parrain, Octavio Chacón ; témoin, Mamerto López Díaz ; taureaux de la ganadería de los Derramaderos.
 8 septembre : Juan José Orta « El Leperito » (Espagnol). Ayamonte (Espagne, province de Huelva). Parrain, « Lima de Estepona » ; témoin, Julio Benítez « El Cordobés » hijo ; taureaux de la ganadería de Juan Valenzuela.
 10 septembre : Carlos Gallego (Espagnol). Alcañiz (Espagne, province de Teruel). Parrain, Javier Conde ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Santiago Domecq.
 11 septembre : Juan Luis Rodríguez (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Vicente Barrera ; témoin, José Tomás ; taureaux de la ganadería de las Ramblas.
 13 septembre :Sergio Serrano (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Antonio Ferrera ; témoin, César Jiménez ; taureaux de la ganadería de Albarreal.
 Román Pérez (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, Juan Bautista ; témoin, Sébastien Castella ; taureaux de la ganadería de Valdefresno.
 18 septembre : Juan Antonio Siro (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, Miguel Ángel Perera ; témoin, « Cayetano » ; taureaux de la ganadería du Puerto de San Lorenzo.
 19 septembre : Javier Benjumea (Espagnol). Écija (Espagne, province de Séville). Parrain, Salvador Cortés ; témoin, Julio Benítez « El Cordobés » hijo ; taureaux de la ganadería de San Martín.
 31 octobre : Julio Parejo (Espagnol). Navalmoral de la Mata (Espagne, province de Cáceres). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, Antonio Ferrera ; taureaux de la ganadería de Ascensão Vaz.

 2010 
 21 février : Javier Cortés (Espagnol). Madrid, arènes de Vistalegre (Espagne). Parrain, Rubén Pinar ; témoin, Miguel Tendero ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.
 28 février : Hilda Tenorio (Mexicaine). Mexico, arènes monumentales de Mexico. Parrain, Manolo Mejia; témoin, « Ruiz Manuel », taureaux de la ganadería Autrique.
 2 avril : Marco Leal (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, « El Juli » ; témoin, Sébastien Castella ; taureaux de la ganadería de Domingo Hernández.
 13 mai : Juan Manuel Mas (Espagnol). Madrid (Espagne). Parrain, Diego Urdiales ; témoin, Matías Tejela ; taureaux de la ganadería de Parladé.
 29 mai : Antonio Márquez (Espagnol). La Cañada (Espagne, province d'Ávila). Parrain, José Olivencia ; témoin, Torres Jerez ; taureaux de la ganadería de Gregorio Garzón Valdenebro.
 20 juin :
 Dámaso González (hijo) (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Francisco Rivera Ordóñez ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Parladé.
 Alejandro Esplá (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, Luis Francisco Esplá ; témoin, Morante de la Puebla ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
 9 juillet : Sergio Cerezos (Espagnol). Teruel (Espagne). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Martelilla.
 17 juillet : Daniel Sastre (Espagnol). Las Navas del Marqués (Espagne, province d'Ávila). Parrain, Antonio Ferrera ; témoin, Joselito Adame ; taureaux de la ganadería de Alcurrucén.
 18 juillet : Antonio Perez « El Mejoreño » (Espagnol). Benalmádena (Espagne, province de Malaga). Parrain, Juan Muñoz ; témoin, Marc Serrano ; taureaux de la ganadería de Vilariño Hermanos.
 24 juillet : Roberto Gallardo (Espagnol). Villanueva de la Serena (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Finito de Córdoba ; témoin, Manuel Díaz « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Torrenueva.
 7 août : José Carlos Venegas (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, Curro Díaz ; témoin, César Jiménez ; taureaux de la ganadería de Los Chospes.
 14 août :
 Miguel Calpe (Espagnol). Carboneras de Guadazaón (Espagne, province de Cuenca). Parrain, Ángel de la Rosa (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano ; taureaux de la ganadería de Los Ronceles.
 Fernando Tendero (Espagnol). Cenicientos (Espagne, province de Madrid). Parrain, José Ignacio Ramos ; témoin, « El Califa » ; taureaux de la ganadería de El Cortijillo.
 Adolfo Suárez (Espagnol). Facinas (Espagne, province de Cadix). Parrain, Curro Escarcena ; témoin, Benjamín Gómez ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.
 3 septembre : Javier Herrero (Espagnol). Cuellar (Espagne, province de Ségovie). Parrain, « El Cid » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano ; taureaux de la ganadería de la Gloria.
 8 septembre : Pepe Colmenares (Vénézuélien). Ayamonte (Espagne, province de Huelva). Parrain, Víctor Puerto ; témoin, Víctor Janeiro ; taureaux de la ganadería d’Arruci.
 9 septembre : Pablo Lechuga (Espagnol). San Martín de Valdeiglesias (Espagne, province de Madrid). Parrain, Finito de Córdoba ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Rodríguez de Arce.
 18 septembre : Juan Pablo Sánchez (Mexicain). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Sébastien Castella ; taureaux de la ganadería de Cortes.
 19 septembre : Sandra Moscoso (Espagnole). Ubrique (Espagne, province de Cadix). Parrain, Finito de Córdoba ; témoin, Juan José Padilla ; taureaux de la ganadería de José Luis Osborne.
 25 septembre : Julián Simón (Espagnol). Huete (Espagne, province de Cuenca). Parrain, José María Lázaro ; témoin, Eugenio Pérez ; taureaux de la ganadería de Hermanos González.
 3 octobre : Jesús Díaz-Moreno Sepúlveda « Jesús de Natalia » (Espagnol). Puertollano (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, Aníbal Ruiz ; témoin, Martín de Vidales ; taureaux de la ganadería de Sancho Dávila.
 17 octobre : Diego Lleonart (Espagnol). Iniesta (Espagne, province de Cuenca). Parrain, Antón Cortés ; témoin, « Pérez Mota » ; taureaux de la ganadería de Gregorio Garzón Valdenebro.
 23 octobre : Juan Ortiz (Mexicain). Aguilafuente (Espagne, province de Ségovie). Parrain, Julio Pedro Saavedra ; témoin, José Ramón García Olivares « Chechu » ; taureaux de la ganadería de Fernando Peña.
 30 octobre : Arturo Saldívar  (Mexicain). Guadalajara. Parrain, El Zotoluco ; témoin, Sébastien Castella ; taureaux de la ganadería Los Encinos.

 2011 
 13 mars : Lupita López (Mexicaine). Mexico (Mexique). Marraine, Mari Paz Vega ; témoin, Hilda Tenorio ; taureaux de la ganadería de La Punta.
 7 avril : José María Arenas (Espagnol). Munera (Espagne, province d'Albacete). Parrain, « Paquirri » ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.
 22 avril : Thomas Joubert « Tomasito » (français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain « El Juli », témoin José María Manzanares ; taureaux de la ganadería Garcigrande.
 3 mai : Esaú Fernández (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Morante de la Puebla ; témoin, « El Cid » ; taureaux de la ganadería de El Pilar.
 13 mai : Marco Antonio Gómez (Espagnol). Dos Hermanas (Espagne, province de Séville). Parrain, Juan Manuel Benítez ; témoin, Antoni Nazaré ; taureaux de la ganadería de « El Torero ».
 29 mai : Nuno Casquinha (Portugais). Villanueva del Fresno (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Javier Solís ; témoin, Julio Parero ; taureaux de la ganadería de Bernardino Píriz.
 9 juin : Patrick Oliver (Français). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, « El Juli » ; témoin, Sébastien Castella ; taureaux de la ganadería de Victoriano del Río.
 19 juin : Antonio Hernández Serrano « Chamaquito de Granada » (Espagnol). Grenade (Espagne). Parrain, « El Güejareño » ; témoin, « Yiyo » ; taureaux de la ganadería de Zacarías Moreno.
 15 juillet : Thomas Dufau (Français). Mont-de-Marsan (France, département des Landes). Parrain « El Juli », témoin Daniel Luque ; taureaux de la ganadería Garcigrande.
 25 juillet : Jonathan Sánchez Peix « Juan del Álamo » (Espagnol). Santander (Espagne). Parrain, « El Juli » ; témoin, Miguel Ángel Perera ; taureaux de la ganadería de Jandilla.
 7 août : Juan Orenes Jiménez « Maera » (Espagnol). Cehegín (Espagne, province de Murcie). Parrain, José Ignacio Uceda Leal ; témoin, Domingo López Cháves ; un taureau de la ganadería de Villamarta, deux de celle de Manuel Ángel Millares, un de celle de Fermín Bohórquez, un de celle de los Hijos de Celestino Cuadri Vides et un de celle du Comte de la Maza, celui de la cérémonie étant de la première.
 12 août : Diego Silveti (Mexicain). Gijón (Espagne, Principauté des Asturies). Parrain, José Tomás ; témoin Alejandro Talavante ; taureaux de la ganadería de Salvador Domecq.
 14 août : Pepe Mayor (Espagnol). Cadereyta Jiménez (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Alberto Huerta ; témoin, Christian Ortega ; taureaux de la ganadería de La Playa.
 15 août :
 Valentín Mingo (Espagnol). Roa (Espagne), province de Burgos). Parrain, « Morenito de Aranda » ; témoin, Iván Fandiño ; taureaux de la ganadería de Navalrosa.
 Pedro Marín (Espagnol). Tobarra (Espagne, province d'Albacete). Parrain, Miguel Abellán ; témoin, Miguel Tendero ; taureaux de la ganadería de Gregorio Garzón.
 17 août : Antonio Rosales (Espagnol). Leganés (Espagne, province de Madrid). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, José Ramón García Olivares « Chechu » ; taureaux de la ganadería de Sampedro.
 20 août : Andrés González (Espagnol). Tarazona de la Mancha (Espagne, province d'Albacete). Parrain, « Paquirri » ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de los Eulogios.
 24 août : Saúl Jiménez Fortes (Espagnol). Bilbao (Espagne, province de Biscaye). Parrain, « El Juli » ; témoin, Alejandro Talavante ; taureaux de la ganadería de Jandilla.
 25 août : Alejandro Enríquez (Espagnol). Almagro (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, Curro Díaz ; témoins, Matías Tejela et Daniel Luque ; taureaux de la ganadería de Alcurrucén.
 27 août : Sergio Ferrer (Espagnol). Chelva (Espagne, province de Valence). Parrain, Vicente Barrera ; témoin, José Calvo ; taureaux de la ganadería de Mariano Sanz Giménez.
 30 août : Juan Carlos Rey (Espagnol). Colmenar Viejo (Espagne, province de Madrid). Parrain, Víctor Puerto ; témoin, Iván Vicente ; taureaux de la ganadería de Ángel Luis Peña Sánchez.
 9 septembre : Iván Perez (Espagnol). Monóvar (Espagne, province d'Alicante). Parrain, Juan José Padilla ; témoin, Antonio Ferrera ; taureaux de la ganadería de Guadalmena.
 11 septembre : Cristian Escribano (Espagnol). Parla (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Cayetano » ; témoin, Daniel Luque ; taureaux de la ganadería de Santiago Domecq.
 12 septembre :
 Luis Gómez Molina (Espagnol). Parla (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Frascuelo » ; témoin, David Mora ; taureaux de la ganadería de Los Millares.
 Joaquín Agudo (Espagnol). Baza (Espagne, province de Grenade). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoins, « Paquirri » et Diego Silveti ; taureaux de la ganadería de Guadalest.
 17 septembre : Juan Manuel Jiménez (Espagnol). Fuenlabrada (Espagne, province de Madrid). Parrain, « El Fundi » ; témoin, Miguel Abellán ; taureaux de la ganadería de Ramón Carreño.
 18 septembre : Víctor Abad (Espagnol). Mora (Espagne, province de Tolède). Parrain, Eugenio De Mora ; témoin, Juan Bautista ; taureaux de la ganadería de José Luis Pereda.
 2 octobre : Rafael Tejada (Espagnol). Aguilar de la Frontera (Espagne, province de Cordoue). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, Manuel Díaz « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Manuel y Antonio Tornay

 2012 
 21 février : Jonathan Guillén (Vénézuelien). Merida (Venezuela). Parrain, Leonardo Rivera ; témoins, Eduardo Valenzuela et Alexander Guillén ; taureaux de la ganadería Campolargo
 28 février : David Galván (Espagnol). Sanlúcar de Barrameda (Espagne, province de Cadix). Parrain, Francisco Ruiz Miguel ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Hermanos Sampedro.
 7 avril : Francisco Montiel (Espagnol). Cieza (Espagne, province de Murcie). Parrain, « Rafaelillo » ; témoin, Alfonso Romero ; taureaux de la ganadería de Sánchez Arjona.
 8 avril : Víctor Barrio (Espagnol). Madrid (Espagne). Parrain, « El Fundi » ; témoin, Juan del Álamo ; taureaux de la ganadería de José Luis Pereda.
 15 avril : Luis Miguel Amado (Espagnol). Esparragalejo (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Miguelín Murillo ; témoin, Nuno Casquinha ; taureaux de la ganadería de Luis Albarrán.
 26 avril : Alberto López Simón (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Morante de la Puebla ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería Nuñez del Cuvillo.
 26 mai : Alberto Gómez (Espagnol). Iniesta (Espagne, province de Cuenca). Parrain, David Esteve ; témoin, Sergio Ferrer ; taureaux de la ganadería de Gualdamena.
 27 mai : Antonio Ramírez (Espagnol). Villamayor de Santiago (Espagne, province de Cuenca). Parrain, José Luis Torres ; témoin, « Pérez Mota » ; taureaux de la ganadería de Manuel Caro.
 6 juin : Miguel Hidalgo (Espagnol). Grenade (Espagne). Parrain, Iván Fandiño ; témoin, David Mora ; taureaux de la ganadería de Peñajara.
 21 juin : Salvador Barberán (Espagnol). Algésiras (Espagne, province de Cadix). Parrain, Salvador Vega ; témoin, David Galván ; taureaux de la ganadería de Fuente Ymbro.
 19 juillet : Mathieu Guillon (Français). Mont-de-Marsan (France, département des Landes). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Juan José Padilla ; taureaux de la ganadería de Robert Margé.
 28 juillet : Manuel Ocaña « El Sombrerero » (Espagnol). Atarfe (Espagne, province de Grenade). Parrain, Domingo López Cháves ; témoin, « Yiyo » ; taureaux de la ganadería de Aguadulce.
 5 août : José Manuel Sandín (Espagnol). Estella (Espagne, Navarre). Parrain, Francisco Marco ; témoin, Alejandro Amaya ; taureaux de la ganadería de Torregrande.
 11 août : Thomas Cerqueira (Français). Béziers (France, département de l’Hérault). Parrain, Alejandro Talavante ; témoin, David Mora ; taureaux de la ganadería de Garcigrande.
 14 août :
 Damián Castaño (Espagnol). Gijón (Espagne, Principauté des Asturies). Parrain, Javier Castaño ; témoin, Matías Tejela ; taureaux de la ganadería du Comte de Mayalde.
 Ángel González (Espagnol). Cenicientos (Espagne, province de Madrid). Parrain, Sánchez Vara ; témoin, « Guerrita Chico » ; taureaux de la ganadería de Cantinuevo.
 1er septembre : Nicola López  « El Nico » (Espagnol). Guadix (Espagne, province de Grenade). Parrain, « Paquirri » ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Julio de la Puerta.
 2 septembre : Sergio Flores (Mexicain). Bayonne (France, département des Pyrénées-Atlantiques). Parrain, « El Juli » ; témoin, Miguel Ángel Perera ; taureaux de la ganadería de « El Tajo ».
 15 septembre :
 Alejandro Parralo (Espagnol). Móstoles (Espagne, province de Madrid). Parrain, David Mora ; témoin, Esaú Fernández ; taureaux de la ganadería de Sierra Borja.
 Diego Ramos (Espagnol). Higuera la Real (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Antonio Ferrera ; témoin, « Ambel Posada » ; taureaux de la ganadería de Gerardo Ortega.
 18 septembre : Adrián de Torres (Espagnol). Cazorla (Espagne, province de Jaén). Parrain, Juan José Padilla ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Apolinar Soriano.
 22 septembre : Sergio Blasco (Espagnol). Talavera de la Reina (Espagne, province de Tolède). Parrain, « El Fundi » ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería El Tajo.
 6 octobre : Javier Portal (Espagnol). Boadilla del Monte (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Paquirri » ; témoin, José Ignacio Uceda Leal ; taureaux de la ganadería Vellosinos.
 25 novembre : Michelito Lagravère (Franco-mexicain). Mérida (Mexique, État du Yucatán). Parrain, Sébastien Castella ; témoin, Juan Pablo Sánchez ; taureaux de la ganadería Bernaldo de Quirós.

 2013 
 20 avril : Daysi Milagros Sánchez Lazarte « Milagros del Perú » (Péruvienne). Moralzarzal (Espagne, province de Madrid). Parrain, Jesulí de Torrecera ; témoin, Esaú Fernández ; taureaux de la ganadería Buenavista.
 11 mai : Pascual Javier Escobar Sánchez « Pascual Javier » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Curro Díaz ; témoin, David Galván ; taureaux de la ganadería de Valdefresno.
 19 mai : Steeven Jean Groux Leal « Juan Leal » (Français). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Sébastien Castella ; pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano ; taureaux des ganaderías Núñez del Cuvillo, Garcigrande et Alcurrucén.
 26 mai : Diego Hermosilla (Espagnol). San Clemente (Espagne, province de Cuenca). Parrain, Víctor Puerto ; témoin, Rafael de Julia ; taureaux de la ganadería Martín Lorca.
 15 juin : Fernando Adrián (Espagnol). Ávila (Espagne). Parrain, « El Juli » ; témoin, Miguel Ángel Perera ; taureaux de la ganadería San Mateo.
 22 juin : Alberto Durán (Espagnol). Zamora (Espagne). Parrain, « El Fandi » ; témoin, « El Capea » ; taureaux de la ganadería San Pelayo.
 16 juillet : Emilio Huertas (Espagnol).  Manzanares (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, Iván Fandiño ; témoin, Daniel Luque ; taureaux de la ganadería M. A. Millares.
 27 juillet : Daniel Palencia (Espagnol). La Solana (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, José Antonio Canales Rivera ; témoin, Emilio de Justo ; taureaux de la ganadería los Roncelos.
 10 août : Ángel Sánchez Pérez « Ángel Puerta » (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, « El Cid » ; témoin, « Fortes » ; taureaux de la ganadería Buenavista.
 14 août : Pedro Herreros Cuadrado « Pedro de Flora » (Espagnol). Castellar (Espagne, province de Jaén). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Javier Conde ; taureaux de la ganadería Buenavista.
 17 août : 
 Daniel Martín (Espagnol). El Burgo de Osma (Espagne, province de Soria). Parrain, Eduardo Gallo ; témoin, Damián Castaño ; taureaux de la ganadería Cambronell Hermanos.
 Daniel Morales (Espagnol). Hervás (Espagne, province de Cáceres). Parrain, Emilio de Justo ; témoin, Jairo Miguel ; taureaux de la ganadería Urcola.
 25 août : Iván Abasolo (Espagnol). Robledo de Chavela (Espagne, province de Madrid). Parrain, Iván Fandiño ; témoin, Joselito Adame ; taureaux de la ganadería de José Luis Iniesta.
 27 août : Noé Gómez Rodríguez « Gómez del Pilar » (Espagnol). Añover de Tajo (Espagne, province de Tolède). Parrain, Juan José Padilla ; témoin, Eugenio De Mora ; taureaux de la ganadería de Luis Algarra.
 8 septembre : Javier Antón (Espagnol). Cintruénigo (Espagne, Navarre). Parrain, Ángel Teruel ; (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Luis Valdenebro) ; taureaux de la ganadería de Los Recitales.
 9 septembre : Imanol Sánchez (Espagnol). Calatayud (Espagne, province de Saragosse). Parrain, Javier Castaño ; témoin, Alberto Aguilar ; taureaux de la ganadería de Alcurrucén.
 4 octobre : Sebastián Ritter (Colombien). Madrid (Espagne). Parrain, « El Cid » ; témoin, Iván Fandiño ; taureaux de la ganadería de Cortés.
 6 octobre : Pablo Adolfo Santana San Juan « Pablo Santana » (Espagnol). Mojados (Espagne, province de Valladolid). Parrain, Juan Bautista ; témoin, « Morenito de Aranda » ; taureaux de la ganadería de Caridad Cobaleda.

 2014 
 8 mars : Jesús Duque (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Victoriano del Río.
 13 avril : Rafael Cerro (Espagnol). Navalmoral de la Mata (Espagne, province de Caceres). Parrain, Sébastien Castella ; témoin, Miguel Ángel Perera ; taureaux de la ganadería de Alcurrucén.
 3 mai : Javier Jiménez (Espagnol). Séville (Espagne]). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Cid » ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
 7 juin : Román Collado Gouinguenet « Román » (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, « El Juli » ; témoin, Sébastien Castella ; taureaux de la ganadería de Garcigrande-Domingo Hernández.
 15 juin : Cayetano Ortiz (Français). Istres (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, « Joselito » ; témoin, Morante de la Puebla ; taureaux de la ganadería de Domingo Hernández.
 22 juin : Tomás Campos (Espagnol). Badajoz (Espagne). Parrain, Morante de la Puebla ; témoins, « El Juli » et Miguel Ángel Perera ; taureaux de la ganadería de Garcigrande.
 26 juillet : Jesús León (Espagnol). Inca (Espagne, Îles Baléares). Parrain, Víctor Puerto ; témoin, Salvador Cortés ; taureaux de la ganadería de Juan Albarrán.
 28 juillet : José Luis Villalba (Espagnol). Porzuna (Espagne province de Ciudad Real). Parrain, Víctor Puerto ; témoin, Aníbal Ruiz ; taureaux de la ganadería de Artalejo Sacristán.
 2 août : Javier de la Concha (Espagnol). La Adrada (Espagne, province d'Ávila). Parrain, Iván Vicente ; témoin, Esaú Fernández ; taureaux de la ganadería de Cambronell Hermanos.
 12 août : Juan Vicente (Espagnol). Motril (Espagne, province de Grenade). Parrain, Javier Conde ; témoin, Antonio Ferrera ; taureaux de la ganadería de Núñez del Cuvillo.
 23 août : Brandon Campos (Mexicain). Mimizan (France, département des Landes). Parrain, Joselito Adame ; témoin, Thomas Dufau ; taureaux de la ganadería de Aimé Gallon.
 31 août : Juan Millán (Espagnol). Alcalá de Henares (Espagne, province de Madrid). Parrain, Aníbal Ruiz ; témoin, Sánchez Vara ; taureaux de la ganadería de Saboya.
 1er septembre : Miguel de Pablo (Espagnol). Colmenar Viejo (Espagne, province de Madrid). Parrain, Miguel Abellán ; témoin, Alberto López Simón ; taureaux de la ganadería de Ángel Luis Peña Sánchez.
 2 septembre : Raúl Rivera (Espagnol). Motilla del Palancar (Espagne, province de Cuenca). Parrain, Víctor Puerto ; témoin, « Morenito de Aranda » ; taureaux de la ganadería de Lozano Hermanos.
 13 septembre : Luis Martí Nuñez (Espagnol). La Palma del Condado (Espagne, province de Huelva). Parrain, Javier Jiménez ; pas de témoin, le cartel ayant été complété par le rejoneador Andrés Romero ; taureaux de la ganadería de las Monjas.
 27 septembre : Juan Ortega (Espagnol). Pozoblanco (Espagne, province de Cordoue). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.
 7 décembre : Rafael de Foyos (Espagnol). Foyos (Espagne, province de Valence). Parrain, « El Soro » ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Benjumea.

 2015 
 30 janvier : César José Trosel Manrique « César Valencia » (Venezuelien). San Cristóbal (Venezuela). Parrain, Sébastien Castella ; témoin, Daniel Luque ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
 4 avril : Miguel Ángel Moreno (Espagnol). Lorca (Espagne, province de Murcie). Parrain, Paco Ureña (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Sergio Galán) ; quatre taureaux de la ganadería de El Ventorrillo et deux de celle de Guadalest, celui de la cérémonie étant de la première.
 5 avril : Borja Jiménez (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Espartaco » ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
 18 avril : Lama de Góngora (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Victoriano del Río.
 22 avril : José Garrido (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Sébastien Castella ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
 3 mai : Leonardo Polo « Leonardo San Sebastián » (Espagnol). Madrid (Espagne). Parrain, Curro Díaz ; témoin, Sergio Aguilar ; taureaux de la ganadería de Carriquiri.
 30 mai : Manuel Dias Gomes (Portugais). Gamarde-les-Bains (France, département des Landes). Parrain, Thomas Dufau ; témoin, Juan Leal ; taureaux de la ganadería de Núñez de Tarifa, (antes Benjumea).
 12 juillet : Jesús Vicente Martín « Jesús Fernández » (Espagnol). Las Navas del Marqués (Espagne, province d'Ávila). Parrain, César Jiménez ; témoin, Manuel Escribano ; taureaux de la ganadería « Toros de Sánchez Urbina ».
 25 juillet : Fernando Rey (Espagnol). Santander (Espagne, Cantabrie). Parrain, « Morante de la Puebla » ; témoin, Alejandro Talavante ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
 16 août : Tomás Angulo (Espagnol). Almendralejo (Espagne, province de Badajoz). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoins, « El Cid » et José Garrido ; taureaux de la ganadería de Luis Algarra Polera.
 24 août : Francisco José Espada (Espagnol). Cuenca (Espagne). Parrain, « Morante de la Puebla » ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de El Tajo.
 29 août : Francisco Sanz « Curro de la Casa » (Espagnol). Sacedón (Espagne, province de Guadalajara). Parrain, Iván Fandiño ; témoin, Daniel Luque ; taureaux de la ganadería de Elisa Lucero.
 30 août : Luis Alberto Gerpe de las Heras « Luis Gerpe » (Espagnol). Alcalá de Henares (Espagne, communauté de Madrid). Parrain, Curro Díaz ; témoin, Miguel Abellán ; taureaux de la ganadería de Castillejo de Huebra.
 5 septembre : Miguel Giménez (Espagnol). Navas del Rey (Espagne , communauté de Madrid). Parrain, Serafín Marín ; témoin, Octavio Chacón ; taureaux de la ganadería de  Hermanos. Domínguez Camacho.
 14 septembre : Antonio Puerta (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, « El Juli » ; témoin, Miguel Ángel Perera ; deux taureaux de la ganadería « Toros de Cortés » et quatre de celle de Victoriano del Río Cortés, celui de la cérémonie étant de la première.
 17 septembre : Pedro Carrero (Espagnol). Bolaños de Calatrava (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Iván Fandiño ; trois taureaux de la ganadería de Manuela Agustina López Flores et trois de celle de Samuel Flores, celui de la cérémonie étant de la première.
 19 septembre : Andrés Roca Rey (Péruvien). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Juan Bautista ; taureaux de la ganadería de Victoriano del Río Cortés.
 3 octobre : Juan Luis Ambel Barranco « Posada de Maravillas » (Espagnol). Zafra (Espagne, province de Badajoz). Parrain, « Morante de la Puebla » ; témoin, Alejandro Talavante ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.

 2016 
 3 mars : Vicente Soler (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, Juan José Padilla ; témoin, « Paquirri » ; un taureau de la ganadería de los Hermanos García Jiménez, un de celle de José Luis Marca Rodrigo, deux de celle de Peña de Francia et deux de celle de Olga Jiménez Fernández, celui de la cérémonie étant de la première.
 14 mai : Álvaro Lorenzo (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, « El Juli » ; témoin, Sébastien Castella ; taureaux de la ganadería de Garcigrande.
 15 mai :
 Ginés Marín (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Morante de la Puebla ; témoin, David Mora ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.
 Jonathan Blázquez Rovira « Varea » (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, « Manzanares » (fils) ; témoin, Alberto López Simón ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
 9 juin : Conchi Ríos (Espagnole). Cehegín (Espagne, province de Murcie). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Antonio Puerta ; taureaux de la ganadería de Guadalmena.
 19 juin : Joaquín Galdós (Espagnol). Istres (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, « Manzanares » (fils) ; témoin, Alberto López Simón ; taureaux de la ganadería de El Pilar.
 29 juin : Clément Dubecq « Clemente » (Français). Zamora (Espagne). Parrain, « Cayetano » ; témoin, Alberto López Simón ; taureaux de la ganadería de Sánchez-Arjona.
 5 août : David Pérez Sánchez « David de Miranda » (Espagnol). Huelva (Espagne). Parrain, José Tomás ; témoin, Alberto López Simón ; taureaux de la ganadería de Victoriano del Río.
 6 août : Antonio Linares (Espagnol). Pedro Muñoz (Espagne , province de Ciudad Real). Parrain, Juan José Padilla ; témoin, « Fortes » ; taureaux de la ganadería de Castillejo de Huebra.
 14 août : Javier Díaz Pascual « Javier de Prado » (Espagnol). Cebreros (Espagne, province d'Ávila). Parrain, Luis González ; témoin, Borja Jiménez ; taureaux de la ganadería de José Luis Iniesta.
 8 septembre : Filiberto Martínez « Filiberto » (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Samuel Flores.
 1er octobre : Miguel Ángel Silva (Espagnol). Zafra (Espagne). Parrain, Morante de la Puebla ; témoin, Ginés Marín ; deux taureaux de la ganadería de Zalduendo, un de celle de Vellosino, un de celle de Victoriano del Río Cortés, un de celle de Fuente Ymbro et un de celle de Cayetano Muñoz González, celui de la cérémonie étant de la première.
 2 octobre : Francisco Antonio Gómez Fariña « Fran Gómez » (Espagnol). Sanlúcar de Barrameda (Espagne, province de Cadix). Parrain, Antonio José Blanco ; témoin, Antonio Caro Gil ; taureaux de la ganadería de los Hermanos Domínguez Camacho.

 2017 
 28 janvier : Juan Pablo Correa Sánchez « Juan de Castilla » (Colombien). Medellín (Colombie, département d’Antioquia). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Andrés Roca Rey ; taureaux de la ganadería de Ernesto Gutiérrez.
 5 juin : Manolo Vanegas (Espagnol). Vic-Fezensac (France, département du Gers). Parrain, Curro Díaz ; témoin, Juan Bautista ; taureaux de la ganadería de Alcurrucén.
 25 juillet : Alejandro Marcos (Espagnol). Santander (Espagne, Cantabrie). Parrain, « Manzanares » (fils) ; témoin, Alejandro Talavante ; deux taureaux de la ganadería de Pilar Olga García Jiménez, trois de celle des Hermanos García Jiménez et un de celle de Peña de Francia, celui de la cérémonie étant de la première.
 29 juillet : Javier Marín (Espagnol). Tudela (Espagne, Navarre). Parrain, « Paquirri » ; témoin, Juan Bautista ; taureaux de la ganadería de Valdefresno.
 6 août : Pedro Cabrero (Espagnol). La Adrada (Espagne, province d'Ávila). Parrain, « Paquirri » ; témoin, Francisco José Espada ; taureaux de la ganadería des Hermanos Cambronell.
 16 septembre : Andy Younes (Français). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Juan Bautista ; témoin, Alejandro Talavante ; taureaux de la ganadería de Núñez del Cuvillo.
 23 septembre : Pablo Aguado (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Alejandro Talavante ; taureaux de la ganadería de Garcigrande.
 24 septembre : Rafael Serna (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Alejandro Talavante ; témoin, Andrés Roca Rey ; taureaux de la ganadería de Olga Jiménez.
 10 octobre : Leo Valadez (Mexicain). Saragosse (Espagne). Parrain, Joselito Adame ; témoin, José Garrido ; cinq taureaux de la ganadería de Fuente Ymbro et un de celle de Toros de Lagunajanda, celui de la cérémonie étant de la première.
 15 octobre : Antonio Cama (Espagnol). Cieza (Espagne, province de Murcie). Parrain, Juan José Padilla ; témoin, « Fortes » ; trois taureaux de la ganadería de Fermín Bohórquez et trois de celle de Gregorio Garzón Valdenebro, celui de la cérémonie étant de la première.

 2018 
 10 février : Miguel Ángel León (Espagnol). Valdemorillo (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Paulita » ; témoin, « El Capea » ; taureaux de la ganadería de Monte La Ermita.
 11 février : Juan Miguel Benito « Juan Miguel » (Espagnol). Valdemorillo (Espagne, province de Madrid). Parrain, Alberto Lamelas ; témoin, Miguel De Pablo ; taureaux de la ganadería de Guadalmena..
 12 mai : Mario Palacios (Espagnol). Alès (France, département du Gard). Parrain, Marc Serrano ; témoin, Alberto Aguilar ; taureaux de la ganadería de Philipe Cuillé.
 8 juin : Ángel Sánchez (Espagnol). Madrid (Espagne). Parrain, « El Cid » ; témoin, Pepe Moral ; taureaux de la ganadería de Adolfo Martín.
 10 juin : David Fernández (Espagnol). Cehegín (Espagne, province de Murcie). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Fandi » ; quatre taureaux de la ganadería de Guadalmena et deux de celle de Toros de Albarreal, celui de la cérémonie étant de la première.
 23 juin : Diego Carretero (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, Morante de la Puebla ; témoin, « Manzanares » (fils) ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
 20 juillet :  Miguel Ángel Pacheco (Espagnol). La Línea de la Concepción (Espagne, province de Cadix). Parrain, Antonio Ferrera ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de .
 4 août : Daniel Crespo (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, Morante De La Puebla ; témoin, « Manzanares » (fils) ; taureaux de la ganadería de Núñez del Cuvillo.
 18 août : Aitor Darío Pastor López « El Gallo » (Espagnol). Cuenca (Espagne). Parrain, Joselito Adame ; témoin, Pepe Moral ; taureaux de la ganadería de Cebada Gago.
 28 août : Pedro Alberto Salguero Atienza « El Gastoreño » (Espagnol). Olvera (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Albarreal.
 1er septembre : Mario Diéguez (Espagnol). Zalamea la Real (Espagne, Province de Huelva). Parrain, Víctor Puerto ; témoin, Javier Jiménez ; taureaux de la ganadería de Albarreal.
 2 septembre :  Álvaro García (Espagnol). San Sebastián de los Reyes (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Manzanares » (fils) ; témoin, Andrés Roca Rey ; taureaux de la ganadería de Victoriano del Río.
 9 septembre : Yannis Djemiba « El Adoureño » (Français). Dax (France, département des Landes). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Alejandro Talavante ; taureaux de la ganadería de Victoriano del Río.
 15 septembre : Antonio Catalán Palazón « Toñete »' (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Juli » ; deux taureaux de la ganadería'' de Victoriano del Río Cortés, un de celle de Toros de Cortés et trois de celle de Garcigrande, celui de la cérémonie étant de la première.

Sources 
 taurofilia.net
 contrabarrera.com.ve
 diariocordoba.com
 laplazareal.net
 alostorosmagazine.com
 paginasdetoros.com
 venezuelataurina.com
 historiadeltorero.com
 mundotoro.com
 portaltaurino.com

Voir aussi

Notes 

Chronologie des alternatives 21.1